|-
|(75001)||1999 TX283|| align=right|15,0|| align=right|2,459|| align=right|0,099|| align=right|7,29|| align=right|3,854||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75002)||1999 TM285|| align=right|16,3|| align=right|2,530|| align=right|0,181|| align=right|4,40|| align=right|4,023||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75003)||1999 TO286|| align=right|15,1|| align=right|2,346|| align=right|0,166|| align=right|4,88|| align=right|3,593||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75004)||1999 TQ291|| align=right|15,4|| align=right|2,205|| align=right|0,124|| align=right|5,87|| align=right|3,275||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75005)||1999 TZ297|| align=right|16,1|| align=right|2,393|| align=right|0,090|| align=right|5,57|| align=right|3,701||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(75006)||1999 TX308|| align=right|16,1|| align=right|2,416|| align=right|0,214|| align=right|0,62|| align=right|3,754||MBA||6. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75007)||1999 TU320|| align=right|15,4|| align=right|2,460|| align=right|0,078|| align=right|4,26|| align=right|3,858||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75008)||1999 TE328|| align=right|16,4|| align=right|2,282|| align=right|0,134|| align=right|6,13|| align=right|3,447||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75009)||1999 UC|| align=right|16,6|| align=right|2,399|| align=right|0,100|| align=right|7,03|| align=right|3,715||MBA||16. října 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(75010)||1999 UP|| align=right|15,8|| align=right|2,372|| align=right|0,131|| align=right|6,34|| align=right|3,653||MBA||16. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75011)||1999 UQ1|| align=right|14,9|| align=right|2,324|| align=right|0,090|| align=right|7,40|| align=right|3,542||MBA||17. října 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(75012)||1999 UO3|| align=right|15,0|| align=right|2,429|| align=right|0,135|| align=right|5,80|| align=right|3,784||MBA||17. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75013)||1999 UJ4|| align=right|16,1|| align=right|2,416|| align=right|0,207|| align=right|8,59|| align=right|3,755||MBA||29. října 1999||Farpoint||G. Hug; G. Bell
|-
|(75014)||1999 UO4|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,142|| align=right|3,52|| align=right|3,500||MBA||31. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(75015)||1999 UW4|| align=right|16,9|| align=right|2,218|| align=right|0,251|| align=right|2,93|| align=right|3,302||MBA||29. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75016)||1999 UC5|| align=right|15,4|| align=right|2,444|| align=right|0,183|| align=right|1,53|| align=right|3,820||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(75017)||1999 UE5|| align=right|15,1|| align=right|2,335|| align=right|0,293|| align=right|22,63|| align=right|3,566||MBA||29. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75018)||1999 UL5|| align=right|13,4|| align=right|2,627|| align=right|0,179|| align=right|32,42|| align=right|4,257||MBA||29. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75019)||1999 UZ7|| align=right|15,8|| align=right|2,450|| align=right|0,079|| align=right|5,64|| align=right|3,833||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(75020)||1999 UM8|| align=right|16,1|| align=right|2,434|| align=right|0,226|| align=right|0,91|| align=right|3,796||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(75021)||1999 UO8|| align=right|16,2|| align=right|2,436|| align=right|0,207|| align=right|1,49|| align=right|3,801||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(75022)||1999 UP8|| align=right|16,4|| align=right|2,357|| align=right|0,204|| align=right|2,15|| align=right|3,618||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(75023)||1999 UH9|| align=right|15,6|| align=right|2,395|| align=right|0,180|| align=right|1,75|| align=right|3,707||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(75024)||1999 UA14|| align=right|15,9|| align=right|2,405|| align=right|0,175|| align=right|3,62|| align=right|3,730||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(75025)||1999 UJ14|| align=right|16,1|| align=right|2,414|| align=right|0,195|| align=right|3,39|| align=right|3,749||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(75026)||1999 UT14|| align=right|16,6|| align=right|2,399|| align=right|0,164|| align=right|3,08|| align=right|3,714||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(75027)||1999 UG17|| align=right|16,5|| align=right|2,270|| align=right|0,030|| align=right|7,94|| align=right|3,420||MBA||29. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75028)||1999 US17|| align=right|16,5|| align=right|2,397|| align=right|0,125|| align=right|2,78|| align=right|3,710||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75029)||1999 UR20|| align=right|16,7|| align=right|2,217|| align=right|0,073|| align=right|6,53|| align=right|3,301||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75030)||1999 UQ23|| align=right|15,6|| align=right|2,329|| align=right|0,081|| align=right|6,54|| align=right|3,553||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(75031)||1999 UX23|| align=right|16,1|| align=right|2,150|| align=right|0,007|| align=right|5,18|| align=right|3,152||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(75032)||1999 UT24|| align=right|15,9|| align=right|2,264|| align=right|0,063|| align=right|6,52|| align=right|3,405||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(75033)||1999 UU24|| align=right|15,7|| align=right|2,245|| align=right|0,118|| align=right|4,50|| align=right|3,363||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(75034)||1999 UV25|| align=right|15,8|| align=right|2,357|| align=right|0,148|| align=right|3,11|| align=right|3,619||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(75035)||1999 UY25|| align=right|15,2|| align=right|2,378|| align=right|0,089|| align=right|6,01|| align=right|3,666||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(75036)||1999 UD26|| align=right|15,2|| align=right|2,457|| align=right|0,100|| align=right|13,57|| align=right|3,852||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(75037)||1999 UG28|| align=right|16,4|| align=right|2,574|| align=right|0,281|| align=right|3,91|| align=right|4,128||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75038)||1999 UB31|| align=right|16,6|| align=right|2,418|| align=right|0,191|| align=right|2,38|| align=right|3,759||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75039)||1999 UC32|| align=right|16,2|| align=right|2,338|| align=right|0,159|| align=right|1,97|| align=right|3,575||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75040)||1999 UP33|| align=right|16,4|| align=right|2,390|| align=right|0,039|| align=right|9,19|| align=right|3,695||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75041)||1999 UB38|| align=right|16,6|| align=right|2,258|| align=right|0,059|| align=right|2,92|| align=right|3,392||MBA||17. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75042)||1999 UQ38|| align=right|16,0|| align=right|2,286|| align=right|0,163|| align=right|4,97|| align=right|3,456||MBA||29. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75043)||1999 UE39|| align=right|15,3|| align=right|2,339|| align=right|0,129|| align=right|6,65|| align=right|3,577||MBA||29. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75044)||1999 UG42|| align=right|15,9|| align=right|2,383|| align=right|0,188|| align=right|8,86|| align=right|3,677||MBA||20. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75045)||1999 UK43|| align=right|14,8|| align=right|2,374|| align=right|0,086|| align=right|6,58|| align=right|3,656||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(75046)||1999 UM43|| align=right|16,4|| align=right|2,305|| align=right|0,141|| align=right|4,99|| align=right|3,499||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(75047)||1999 UD44|| align=right|15,5|| align=right|2,251|| align=right|0,120|| align=right|4,82|| align=right|3,376||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(75048)||1999 UM46|| align=right|15,5|| align=right|2,366|| align=right|0,137|| align=right|5,85|| align=right|3,638||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(75049)||1999 UX46|| align=right|15,7|| align=right|2,338|| align=right|0,255|| align=right|9,57|| align=right|3,574||MBA||29. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75050)||1999 UN47|| align=right|16,0|| align=right|2,557|| align=right|0,271|| align=right|5,17|| align=right|4,087||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(75051)||1999 UN48|| align=right|16,0|| align=right|2,358|| align=right|0,166|| align=right|4,05|| align=right|3,621||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(75052)||1999 UM50|| align=right|15,0|| align=right|2,455|| align=right|0,189|| align=right|6,15|| align=right|3,847||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(75053)||1999 UH54|| align=right|15,6|| align=right|2,591|| align=right|0,067|| align=right|4,17|| align=right|4,169||MBA||22. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75054)||1999 UQ57|| align=right|15,4|| align=right|2,287|| align=right|0,187|| align=right|6,30|| align=right|3,458||MBA||31. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75055)||1999 VX2|| align=right|14,6|| align=right|2,289|| align=right|0,090|| align=right|6,18|| align=right|3,463||MBA||4. listopadu 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(75056)||1999 VJ4|| align=right|15,7|| align=right|2,311|| align=right|0,132|| align=right|6,01|| align=right|3,512||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(75057)||1999 VR4|| align=right|15,2|| align=right|2,647|| align=right|0,158|| align=right|12,60|| align=right|4,305||MBA||7. listopadu 1999||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(75058)||1999 VK5|| align=right|16,4|| align=right|2,572|| align=right|0,061|| align=right|2,89|| align=right|4,124||MBA||6. listopadu 1999||Saji||Saji
|-
|(75059)||1999 VU5|| align=right|14,7|| align=right|2,378|| align=right|0,095|| align=right|11,02|| align=right|3,667||MBA||5. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75060)||1999 VJ6|| align=right|14,6|| align=right|2,286|| align=right|0,106|| align=right|5,35|| align=right|3,455||MBA||5. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75061)||1999 VK7|| align=right|15,7|| align=right|2,539|| align=right|0,139|| align=right|5,52|| align=right|4,044||MBA||7. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75062)||1999 VZ7|| align=right|14,9|| align=right|2,459|| align=right|0,106|| align=right|5,06|| align=right|3,855||MBA||8. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75063)||1999 VO8|| align=right|15,3|| align=right|2,390|| align=right|0,115|| align=right|5,91|| align=right|3,693||MBA||1. listopadu 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(75064)||1999 VF10|| align=right|14,8|| align=right|2,665|| align=right|0,297|| align=right|12,45|| align=right|4,351||MBA||9. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75065)||1999 VO10|| align=right|15,2|| align=right|2,385|| align=right|0,146|| align=right|5,94|| align=right|3,684||MBA||9. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75066)||1999 VK11|| align=right|16,0|| align=right|2,381|| align=right|0,226|| align=right|1,13|| align=right|3,674||MBA||10. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75067)||1999 VN12|| align=right|15,2|| align=right|2,398|| align=right|0,162|| align=right|2,98|| align=right|3,713||MBA||11. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(75068)||1999 VR13|| align=right|15,0|| align=right|2,667|| align=right|0,213|| align=right|26,99|| align=right|4,355||MBA||2. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75069)||1999 VW17|| align=right|17,0|| align=right|2,291|| align=right|0,092|| align=right|4,51|| align=right|3,466||MBA||2. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75070)||1999 VX17|| align=right|16,8|| align=right|2,286|| align=right|0,099|| align=right|4,83|| align=right|3,456||MBA||2. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75071)||1999 VB19|| align=right|16,1|| align=right|2,441|| align=right|0,231|| align=right|6,48|| align=right|3,814||MBA||11. listopadu 1999||Farpoint||G. Bell; G. Hug
|-
|(75072)||1999 VU19|| align=right|14,8|| align=right|2,314|| align=right|0,081|| align=right|6,15|| align=right|3,520||MBA||14. listopadu 1999||Toole||Hansen Planetarium
|-
|(75073)||1999 VK21|| align=right|14,3|| align=right|2,531|| align=right|0,178|| align=right|5,54|| align=right|4,027||MBA||11. listopadu 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(75074)||1999 VU21|| align=right|14,8|| align=right|2,396|| align=right|0,072|| align=right|7,11|| align=right|3,707||MBA||12. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75075)||1999 VB22|| align=right|15,5|| align=right|2,493|| align=right|0,055|| align=right|0,83|| align=right|3,936||MBA||13. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75076)||1999 VE22|| align=right|16,0|| align=right|2,196|| align=right|0,077|| align=right|4,89|| align=right|3,254||MBA||12. listopadu 1999||Farpoint||G. Hug; G. Bell
|-
|(75077)||1999 VP22|| align=right|15,4|| align=right|2,308|| align=right|0,251|| align=right|3,33|| align=right|3,506||MBA||13. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(75078)||1999 VG23|| align=right|16,0|| align=right|2,351|| align=right|0,230|| align=right|4,45|| align=right|3,603||MBA||8. listopadu 1999||Mallorca||R. Pacheco; A. Lopez
|-
|(75079)||1999 VN24|| align=right|13,5|| align=right|2,317|| align=right|0,295|| align=right|22,98|| align=right|3,526||MBA||15. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(75080)||1999 VP24|| align=right|15,2|| align=right|2,283|| align=right|0,226|| align=right|7,67|| align=right|3,449||MBA||12. listopadu 1999||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(75081)||1999 VC25|| align=right|15,3|| align=right|2,470|| align=right|0,178|| align=right|6,22|| align=right|3,882||MBA||13. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75082)||1999 VF26|| align=right|16,1|| align=right|2,427|| align=right|0,219|| align=right|1,60|| align=right|3,780||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75083)||1999 VV26|| align=right|15,7|| align=right|2,450|| align=right|0,208|| align=right|1,43|| align=right|3,834||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75084)||1999 VX26|| align=right|15,8|| align=right|2,445|| align=right|0,210|| align=right|3,66|| align=right|3,822||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75085)||1999 VC28|| align=right|16,1|| align=right|2,385|| align=right|0,168|| align=right|1,75|| align=right|3,683||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75086)||1999 VU28|| align=right|15,8|| align=right|2,388|| align=right|0,199|| align=right|0,67|| align=right|3,691||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75087)||1999 VY28|| align=right|15,9|| align=right|2,303|| align=right|0,063|| align=right|5,71|| align=right|3,494||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75088)||1999 VV29|| align=right|15,6|| align=right|2,390|| align=right|0,189|| align=right|0,69|| align=right|3,693||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75089)||1999 VY30|| align=right|15,6|| align=right|2,360|| align=right|0,200|| align=right|5,77|| align=right|3,625||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75090)||1999 VP31|| align=right|16,9|| align=right|2,197|| align=right|0,103|| align=right|2,49|| align=right|3,257||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75091)||1999 VL33|| align=right|15,8|| align=right|2,660|| align=right|0,107|| align=right|1,47|| align=right|4,338||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75092)||1999 VG34|| align=right|16,2|| align=right|2,324|| align=right|0,097|| align=right|7,76|| align=right|3,543||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75093)||1999 VA35|| align=right|15,3|| align=right|2,445|| align=right|0,191|| align=right|6,90|| align=right|3,821||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75094)||1999 VD35|| align=right|14,6|| align=right|2,440|| align=right|0,111|| align=right|6,96|| align=right|3,810||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75095)||1999 VT36|| align=right|14,9|| align=right|2,377|| align=right|0,057|| align=right|7,21|| align=right|3,665||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75096)||1999 VW36|| align=right|14,7|| align=right|2,476|| align=right|0,123|| align=right|8,76|| align=right|3,895||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75097)||1999 VO37|| align=right|15,0|| align=right|2,608|| align=right|0,060|| align=right|15,44|| align=right|4,211||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75098)||1999 VK38|| align=right|16,3|| align=right|2,419|| align=right|0,201|| align=right|3,84|| align=right|3,761||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75099)||1999 VA41|| align=right|17,2|| align=right|2,414|| align=right|0,139|| align=right|2,80|| align=right|3,749||MBA||1. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75100)||1999 VF43|| align=right|16,0|| align=right|2,226|| align=right|0,182|| align=right|6,11|| align=right|3,322||MBA||4. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75101)||1999 VE45|| align=right|15,8|| align=right|2,328|| align=right|0,079|| align=right|5,70|| align=right|3,551||MBA||4. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(75102)||1999 VX46|| align=right|15,6|| align=right|2,265|| align=right|0,231|| align=right|10,06|| align=right|3,407||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75103)||1999 VL49|| align=right|14,8|| align=right|2,321|| align=right|0,057|| align=right|2,99|| align=right|3,536||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75104)||1999 VQ49|| align=right|14,9|| align=right|2,371|| align=right|0,285|| align=right|8,82|| align=right|3,651||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75105)||1999 VP51|| align=right|16,2|| align=right|2,381|| align=right|0,172|| align=right|5,73|| align=right|3,673||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75106)||1999 VL52|| align=right|15,0|| align=right|2,593|| align=right|0,067|| align=right|2,97|| align=right|4,174||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75107)||1999 VW54|| align=right|16,2|| align=right|2,409|| align=right|0,124|| align=right|4,22|| align=right|3,737||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75108)||1999 VJ55|| align=right|15,8|| align=right|2,467|| align=right|0,125|| align=right|2,78|| align=right|3,873||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75109)||1999 VQ55|| align=right|16,5|| align=right|2,346|| align=right|0,233|| align=right|0,87|| align=right|3,592||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75110)||1999 VH56|| align=right|15,4|| align=right|2,387|| align=right|0,097|| align=right|7,70|| align=right|3,688||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75111)||1999 VJ56|| align=right|15,9|| align=right|2,377|| align=right|0,159|| align=right|5,37|| align=right|3,664||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75112)||1999 VN56|| align=right|15,1|| align=right|2,377|| align=right|0,099|| align=right|7,20|| align=right|3,665||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75113)||1999 VZ57|| align=right|15,4|| align=right|2,281|| align=right|0,103|| align=right|6,24|| align=right|3,443||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75114)||1999 VJ58|| align=right|14,8|| align=right|2,283|| align=right|0,131|| align=right|4,56|| align=right|3,450||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75115)||1999 VR58|| align=right|15,9|| align=right|2,318|| align=right|0,189|| align=right|5,29|| align=right|3,528||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75116)||1999 VM60|| align=right|16,1|| align=right|2,273|| align=right|0,144|| align=right|2,06|| align=right|3,427||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75117)||1999 VN60|| align=right|15,8|| align=right|2,209|| align=right|0,087|| align=right|1,86|| align=right|3,283||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75118)||1999 VP60|| align=right|16,0|| align=right|2,404|| align=right|0,158|| align=right|1,30|| align=right|3,727||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75119)||1999 VU60|| align=right|15,9|| align=right|2,292|| align=right|0,117|| align=right|7,67|| align=right|3,469||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75120)||1999 VW60|| align=right|15,3|| align=right|2,260|| align=right|0,036|| align=right|7,52|| align=right|3,396||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75121)||1999 VP62|| align=right|15,4|| align=right|2,389|| align=right|0,162|| align=right|0,72|| align=right|3,693||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75122)||1999 VU63|| align=right|16,9|| align=right|2,294|| align=right|0,058|| align=right|0,53|| align=right|3,473||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75123)||1999 VH64|| align=right|15,8|| align=right|2,438|| align=right|0,136|| align=right|3,01|| align=right|3,806||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75124)||1999 VR64|| align=right|15,1|| align=right|2,522|| align=right|0,045|| align=right|2,85|| align=right|4,004||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75125)||1999 VY64|| align=right|16,1|| align=right|2,345|| align=right|0,075|| align=right|6,34|| align=right|3,590||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75126)||1999 VU65|| align=right|15,6|| align=right|2,566|| align=right|0,170|| align=right|17,55|| align=right|4,109||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75127)||1999 VP66|| align=right|15,6|| align=right|2,333|| align=right|0,119|| align=right|6,07|| align=right|3,562||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75128)||1999 VW66|| align=right|16,4|| align=right|2,525|| align=right|0,243|| align=right|5,78|| align=right|4,012||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75129)||1999 VP69|| align=right|15,9|| align=right|2,426|| align=right|0,160|| align=right|1,89|| align=right|3,777||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75130)||1999 VE71|| align=right|15,3|| align=right|2,651|| align=right|0,126|| align=right|12,78|| align=right|4,314||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75131)||1999 VH71|| align=right|16,2|| align=right|2,459|| align=right|0,163|| align=right|2,08|| align=right|3,856||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75132)||1999 VK71|| align=right|16,4|| align=right|2,520|| align=right|0,070|| align=right|4,59|| align=right|4,000||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75133)||1999 VT74|| align=right|16,7|| align=right|2,395|| align=right|0,203|| align=right|2,64|| align=right|3,707||MBA||5. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75134)||1999 VR77|| align=right|16,0|| align=right|2,247|| align=right|0,067|| align=right|2,39|| align=right|3,367||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75135)||1999 VT77|| align=right|15,6|| align=right|2,400|| align=right|0,205|| align=right|3,72|| align=right|3,717||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75136)||1999 VF79|| align=right|15,8|| align=right|2,343|| align=right|0,077|| align=right|5,94|| align=right|3,585||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75137)||1999 VW79|| align=right|16,4|| align=right|2,312|| align=right|0,095|| align=right|2,90|| align=right|3,515||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75138)||1999 VT80|| align=right|15,4|| align=right|2,346|| align=right|0,131|| align=right|6,60|| align=right|3,592||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75139)||1999 VD83|| align=right|16,5|| align=right|2,429|| align=right|0,186|| align=right|7,10|| align=right|3,785||MBA||1. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75140)||1999 VM83|| align=right|16,5|| align=right|2,232|| align=right|0,092|| align=right|2,10|| align=right|3,333||MBA||2. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75141)||1999 VZ84|| align=right|17,0|| align=right|2,249|| align=right|0,125|| align=right|0,24|| align=right|3,373||MBA||6. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75142)||1999 VR87|| align=right|16,6|| align=right|2,278|| align=right|0,136|| align=right|4,94|| align=right|3,438||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75143)||1999 VF90|| align=right|15,3|| align=right|2,361|| align=right|0,153|| align=right|8,19|| align=right|3,628||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75144)||1999 VO91|| align=right|16,0|| align=right|2,473|| align=right|0,098|| align=right|6,69|| align=right|3,887||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75145)||1999 VJ93|| align=right|15,7|| align=right|2,393|| align=right|0,153|| align=right|4,85|| align=right|3,702||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75146)||1999 VE94|| align=right|15,4|| align=right|2,243|| align=right|0,176|| align=right|7,41|| align=right|3,359||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75147)||1999 VD95|| align=right|16,6|| align=right|2,306|| align=right|0,109|| align=right|4,53|| align=right|3,501||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75148)||1999 VN95|| align=right|16,4|| align=right|2,372|| align=right|0,171|| align=right|3,18|| align=right|3,651||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75149)||1999 VM96|| align=right|16,6|| align=right|2,228|| align=right|0,090|| align=right|5,49|| align=right|3,325||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75150)||1999 VU98|| align=right|15,8|| align=right|2,256|| align=right|0,105|| align=right|4,24|| align=right|3,388||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75151)||1999 VY100|| align=right|16,1|| align=right|2,435|| align=right|0,163|| align=right|2,03|| align=right|3,799||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75152)||1999 VP105|| align=right|16,5|| align=right|2,272|| align=right|0,159|| align=right|3,74|| align=right|3,425||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75153)||1999 VT106|| align=right|16,2|| align=right|2,239|| align=right|0,145|| align=right|5,88|| align=right|3,350||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75154)||1999 VU108|| align=right|16,5|| align=right|2,490|| align=right|0,139|| align=right|3,25|| align=right|3,929||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75155)||1999 VX108|| align=right|16,9|| align=right|2,444|| align=right|0,130|| align=right|1,88|| align=right|3,820||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75156)||1999 VN109|| align=right|16,4|| align=right|2,293|| align=right|0,084|| align=right|4,41|| align=right|3,471||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75157)||1999 VP109|| align=right|17,4|| align=right|2,383|| align=right|0,147|| align=right|0,60|| align=right|3,677||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75158)||1999 VU111|| align=right|15,2|| align=right|2,617|| align=right|0,041|| align=right|15,02|| align=right|4,234||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75159)||1999 VZ112|| align=right|15,4|| align=right|2,588|| align=right|0,135|| align=right|12,00|| align=right|4,162||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75160)||1999 VX113|| align=right|16,1|| align=right|2,311|| align=right|0,133|| align=right|5,81|| align=right|3,512||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(75161)||1999 VH115|| align=right|15,8|| align=right|2,616|| align=right|0,182|| align=right|11,40|| align=right|4,230||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(75162)||1999 VK116|| align=right|16,3|| align=right|2,611|| align=right|0,131|| align=right|2,88|| align=right|4,217||MBA||4. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75163)||1999 VG119|| align=right|16,8|| align=right|2,310|| align=right|0,082|| align=right|2,57|| align=right|3,509||MBA||3. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75164)||1999 VN119|| align=right|15,9|| align=right|2,389|| align=right|0,191|| align=right|1,87|| align=right|3,691||MBA||3. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75165)||1999 VQ121|| align=right|16,4|| align=right|2,656|| align=right|0,104|| align=right|4,10|| align=right|4,327||MBA||4. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75166)||1999 VH124|| align=right|16,0|| align=right|2,411|| align=right|0,063|| align=right|5,64|| align=right|3,743||MBA||6. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75167)||1999 VF128|| align=right|16,2|| align=right|2,295|| align=right|0,158|| align=right|4,30|| align=right|3,475||MBA||9. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75168)||1999 VF129|| align=right|16,1|| align=right|2,381|| align=right|0,168|| align=right|3,54|| align=right|3,674||MBA||11. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75169)||1999 VR135|| align=right|16,4|| align=right|2,402|| align=right|0,120|| align=right|4,62|| align=right|3,722||MBA||8. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75170)||1999 VC138|| align=right|15,6|| align=right|2,355|| align=right|0,044|| align=right|6,78|| align=right|3,613||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(75171)||1999 VB143|| align=right|16,2|| align=right|2,320|| align=right|0,093|| align=right|6,26|| align=right|3,534||MBA||13. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75172)||1999 VT144|| align=right|15,5|| align=right|2,489|| align=right|0,233|| align=right|12,22|| align=right|3,927||MBA||13. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(75173)||1999 VA148|| align=right|15,2|| align=right|2,322|| align=right|0,088|| align=right|7,74|| align=right|3,538||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75174)||1999 VX148|| align=right|16,1|| align=right|2,553|| align=right|0,113|| align=right|8,96|| align=right|4,077||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75175)||1999 VF152|| align=right|16,3|| align=right|2,424|| align=right|0,066|| align=right|7,75|| align=right|3,773||MBA||9. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75176)||1999 VV155|| align=right|16,5|| align=right|2,866|| align=right|0,067|| align=right|2,64|| align=right|4,850||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75177)||1999 VY156|| align=right|14,5|| align=right|2,572|| align=right|0,177|| align=right|15,42|| align=right|4,123||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75178)||1999 VQ157|| align=right|15,7|| align=right|2,310|| align=right|0,159|| align=right|8,36|| align=right|3,510||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75179)||1999 VA158|| align=right|15,5|| align=right|2,427|| align=right|0,091|| align=right|1,95|| align=right|3,780||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75180)||1999 VF158|| align=right|16,2|| align=right|2,553|| align=right|0,157|| align=right|4,92|| align=right|4,077||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75181)||1999 VW158|| align=right|15,6|| align=right|2,289|| align=right|0,097|| align=right|6,01|| align=right|3,461||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75182)||1999 VC159|| align=right|16,2|| align=right|2,362|| align=right|0,217|| align=right|2,17|| align=right|3,630||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75183)||1999 VB160|| align=right|15,9|| align=right|2,380|| align=right|0,198|| align=right|0,87|| align=right|3,671||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75184)||1999 VF160|| align=right|15,8|| align=right|2,353|| align=right|0,129|| align=right|3,01|| align=right|3,610||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75185)||1999 VQ160|| align=right|16,0|| align=right|2,435|| align=right|0,067|| align=right|6,70|| align=right|3,798||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75186)||1999 VX160|| align=right|16,2|| align=right|2,433|| align=right|0,216|| align=right|2,46|| align=right|3,795||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75187)||1999 VU161|| align=right|16,6|| align=right|2,312|| align=right|0,083|| align=right|5,46|| align=right|3,514||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75188)||1999 VB162|| align=right|16,1|| align=right|2,276|| align=right|0,041|| align=right|3,97|| align=right|3,433||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75189)||1999 VQ168|| align=right|16,5|| align=right|2,387|| align=right|0,148|| align=right|1,67|| align=right|3,688||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75190)||1999 VD169|| align=right|16,0|| align=right|2,409|| align=right|0,196|| align=right|1,99|| align=right|3,738||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75191)||1999 VE170|| align=right|16,2|| align=right|2,391|| align=right|0,154|| align=right|2,09|| align=right|3,697||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75192)||1999 VG171|| align=right|15,9|| align=right|2,367|| align=right|0,207|| align=right|1,77|| align=right|3,641||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75193)||1999 VN171|| align=right|15,7|| align=right|2,314|| align=right|0,221|| align=right|6,02|| align=right|3,518||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75194)||1999 VQ171|| align=right|15,9|| align=right|2,462|| align=right|0,240|| align=right|7,76|| align=right|3,863||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75195)||1999 VJ173|| align=right|16,2|| align=right|2,488|| align=right|0,076|| align=right|4,88|| align=right|3,924||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75196)||1999 VK173|| align=right|16,1|| align=right|2,428|| align=right|0,274|| align=right|9,39|| align=right|3,783||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75197)||1999 VQ173|| align=right|16,0|| align=right|2,522|| align=right|0,122|| align=right|5,55|| align=right|4,003||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75198)||1999 VR173|| align=right|17,2|| align=right|2,389|| align=right|0,148|| align=right|2,29|| align=right|3,691||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75199)||1999 VK176|| align=right|16,4|| align=right|2,419|| align=right|0,170|| align=right|4,77|| align=right|3,761||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75200)||1999 VG177|| align=right|15,3|| align=right|2,310|| align=right|0,191|| align=right|7,08|| align=right|3,511||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75201)||1999 VC178|| align=right|16,0|| align=right|2,337|| align=right|0,207|| align=right|6,17|| align=right|3,572||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75202)||1999 VV178|| align=right|15,8|| align=right|2,339|| align=right|0,202|| align=right|6,93|| align=right|3,576||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75203)||1999 VL183|| align=right|15,3|| align=right|2,277|| align=right|0,110|| align=right|7,60|| align=right|3,434||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75204)||1999 VC184|| align=right|15,9|| align=right|2,830|| align=right|0,007|| align=right|3,20|| align=right|4,759||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75205)||1999 VQ184|| align=right|15,5|| align=right|2,292|| align=right|0,189|| align=right|6,24|| align=right|3,469||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75206)||1999 VY184|| align=right|15,5|| align=right|2,337|| align=right|0,083|| align=right|6,20|| align=right|3,572||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75207)||1999 VR188|| align=right|14,5|| align=right|2,651|| align=right|0,118|| align=right|10,02|| align=right|4,315||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75208)||1999 VE191|| align=right|16,7|| align=right|2,275|| align=right|0,073|| align=right|4,93|| align=right|3,431||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75209)||1999 VM192|| align=right|15,2|| align=right|2,376|| align=right|0,058|| align=right|6,57|| align=right|3,662||MBA||1. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75210)||1999 VP192|| align=right|15,9|| align=right|2,287|| align=right|0,114|| align=right|6,22|| align=right|3,458||MBA||1. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75211)||1999 VD193|| align=right|15,8|| align=right|2,397|| align=right|0,117|| align=right|6,33|| align=right|3,710||MBA||1. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75212)||1999 VK201|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,140|| align=right|6,66|| align=right|3,605||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75213)||1999 VD202|| align=right|16,0|| align=right|2,298|| align=right|0,112|| align=right|5,71|| align=right|3,482||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75214)||1999 VF202|| align=right|16,3|| align=right|2,279|| align=right|0,079|| align=right|6,00|| align=right|3,440||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75215)||1999 VG212|| align=right|16,9|| align=right|2,297|| align=right|0,095|| align=right|6,35|| align=right|3,481||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75216)||1999 VV213|| align=right|15,8|| align=right|2,389|| align=right|0,219|| align=right|1,73|| align=right|3,692||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75217)||1999 VJ215|| align=right|15,8|| align=right|2,266|| align=right|0,100|| align=right|9,77|| align=right|3,411||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75218)||1999 VL216|| align=right|15,4|| align=right|2,266|| align=right|0,110|| align=right|5,34|| align=right|3,411||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75219)||1999 VV219|| align=right|15,3|| align=right|2,434|| align=right|0,175|| align=right|8,25|| align=right|3,797||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75220)||1999 VL220|| align=right|15,2|| align=right|2,550|| align=right|0,133|| align=right|4,87|| align=right|4,071||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75221)||1999 VN222|| align=right|17,6|| align=right|2,323|| align=right|0,053|| align=right|2,08|| align=right|3,541||MBA||4. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75222)||1999 VO223|| align=right|15,7|| align=right|2,555|| align=right|0,206|| align=right|8,36|| align=right|4,084||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75223)||1999 WP1|| align=right|14,5|| align=right|2,385|| align=right|0,205|| align=right|3,20|| align=right|3,683||MBA||28. listopadu 1999||Kleť||Klet
|-
|(75224)||1999 WC3|| align=right|15,1|| align=right|2,402|| align=right|0,162|| align=right|3,58|| align=right|3,722||MBA||27. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75225)||1999 WD3|| align=right|14,7|| align=right|2,546|| align=right|0,123|| align=right|13,37|| align=right|4,061||MBA||27. listopadu 1999||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(75226)||1999 WF3|| align=right|16,4|| align=right|2,395|| align=right|0,190|| align=right|3,54|| align=right|3,705||MBA||19. listopadu 1999||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(75227)||1999 WT3|| align=right|14,9|| align=right|2,288|| align=right|0,079|| align=right|5,83|| align=right|3,459||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75228)||1999 WB4|| align=right|15,3|| align=right|2,416|| align=right|0,197|| align=right|4,11|| align=right|3,754||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75229)||1999 WV4|| align=right|15,1|| align=right|2,557|| align=right|0,157|| align=right|6,29|| align=right|4,087||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75230)||1999 WX4|| align=right|15,3|| align=right|2,597|| align=right|0,164|| align=right|4,05|| align=right|4,185||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75231)||1999 WZ4|| align=right|14,2|| align=right|2,560|| align=right|0,069|| align=right|16,88|| align=right|4,096||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75232)||1999 WK6|| align=right|15,4|| align=right|2,281|| align=right|0,037|| align=right|8,08|| align=right|3,444||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75233)||1999 WE7|| align=right|15,5|| align=right|2,329|| align=right|0,152|| align=right|5,09|| align=right|3,554||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75234)||1999 WO7|| align=right|16,0|| align=right|2,444|| align=right|0,153|| align=right|4,67|| align=right|3,821||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75235)||1999 WX7|| align=right|14,9|| align=right|2,452|| align=right|0,188|| align=right|7,14|| align=right|3,839||MBA||29. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75236)||1999 WB8|| align=right|15,1|| align=right|2,478|| align=right|0,143|| align=right|11,05|| align=right|3,900||MBA||28. listopadu 1999||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(75237)||1999 WK8|| align=right|14,8|| align=right|2,430|| align=right|0,172|| align=right|6,62|| align=right|3,788||MBA||29. listopadu 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(75238)||1999 WC9|| align=right|16,2|| align=right|2,312|| align=right|0,206|| align=right|5,05|| align=right|3,515||MBA||29. listopadu 1999||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(75239)||1999 WZ9|| align=right|14,3|| align=right|2,514|| align=right|0,150|| align=right|3,20|| align=right|3,986||MBA||30. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75240)||1999 WH11|| align=right|14,7|| align=right|2,438|| align=right|0,145|| align=right|9,81|| align=right|3,807||MBA||30. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75241)||1999 WL11|| align=right|13,4|| align=right|2,529|| align=right|0,118|| align=right|14,40|| align=right|4,022||MBA||29. listopadu 1999||Nachi-Katsuura||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(75242)||1999 WP11|| align=right|15,4|| align=right|2,225|| align=right|0,098|| align=right|5,27|| align=right|3,318||MBA||29. listopadu 1999||Nachi-Katsuura||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(75243)||1999 WV11|| align=right|16,5|| align=right|2,211|| align=right|0,109|| align=right|6,56|| align=right|3,287||MBA||28. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75244)||1999 WO12|| align=right|16,7|| align=right|2,414|| align=right|0,146|| align=right|1,84|| align=right|3,751||MBA||29. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75245)||1999 WH18|| align=right|15,2|| align=right|2,354|| align=right|0,146|| align=right|10,29|| align=right|3,612||MBA||29. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75246)||1999 WJ19|| align=right|16,4|| align=right|2,252|| align=right|0,249|| align=right|2,94|| align=right|3,379||MBA||30. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75247)||1999 XJ|| align=right|16,7|| align=right|2,574|| align=right|0,166|| align=right|2,89|| align=right|4,129||MBA||1. prosince 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(75248)||1999 XX|| align=right|15,5|| align=right|2,385|| align=right|0,165|| align=right|3,41|| align=right|3,684||MBA||2. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75249)||1999 XU1|| align=right|16,0|| align=right|2,235|| align=right|0,045|| align=right|6,78|| align=right|3,340||MBA||3. prosince 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.
|-
|(75250)||1999 XH3|| align=right|15,7|| align=right|2,327|| align=right|0,131|| align=right|7,23|| align=right|3,549||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75251)||1999 XN3|| align=right|15,0|| align=right|2,405|| align=right|0,122|| align=right|9,99|| align=right|3,730||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75252)||1999 XS3|| align=right|15,3|| align=right|2,392|| align=right|0,174|| align=right|7,92|| align=right|3,698||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75253)||1999 XY3|| align=right|15,7|| align=right|2,536|| align=right|0,143|| align=right|10,30|| align=right|4,038||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75254)||1999 XC4|| align=right|16,0|| align=right|2,397|| align=right|0,096|| align=right|6,52|| align=right|3,711||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75255)||1999 XD6|| align=right|14,8|| align=right|2,331|| align=right|0,182|| align=right|8,66|| align=right|3,557||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75256)||1999 XW6|| align=right|15,3|| align=right|2,568|| align=right|0,030|| align=right|5,04|| align=right|4,115||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75257)||1999 XX6|| align=right|16,1|| align=right|2,355|| align=right|0,158|| align=right|3,02|| align=right|3,613||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75258)||1999 XE8|| align=right|15,7|| align=right|2,425|| align=right|0,200|| align=right|2,97|| align=right|3,776||MBA||3. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75259)||1999 XG9|| align=right|15,7|| align=right|2,358|| align=right|0,154|| align=right|3,47|| align=right|3,620||MBA||2. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75260)||1999 XO10|| align=right|15,2|| align=right|2,305|| align=right|0,069|| align=right|7,04|| align=right|3,499||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75261)||1999 XB11|| align=right|15,9|| align=right|2,378|| align=right|0,088|| align=right|6,75|| align=right|3,666||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75262)||1999 XF11|| align=right|15,9|| align=right|2,563|| align=right|0,237|| align=right|4,62|| align=right|4,103||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75263)||1999 XO11|| align=right|15,2|| align=right|2,308|| align=right|0,196|| align=right|5,08|| align=right|3,506||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75264)||1999 XG12|| align=right|15,7|| align=right|2,231|| align=right|0,118|| align=right|7,51|| align=right|3,332||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75265)||1999 XE13|| align=right|15,7|| align=right|2,371|| align=right|0,184|| align=right|11,42|| align=right|3,650||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75266)||1999 XG13|| align=right|15,5|| align=right|2,351|| align=right|0,079|| align=right|11,52|| align=right|3,604||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75267)||1999 XJ13|| align=right|15,0|| align=right|2,391|| align=right|0,083|| align=right|6,75|| align=right|3,696||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75268)||1999 XN15|| align=right|15,5|| align=right|2,380|| align=right|0,171|| align=right|3,27|| align=right|3,672||MBA||5. prosince 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75269)||1999 XU15|| align=right|14,0|| align=right|2,627|| align=right|0,181|| align=right|15,46|| align=right|4,256||MBA||6. prosince 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75270)||1999 XB16|| align=right|14,2|| align=right|2,470|| align=right|0,147|| align=right|10,68|| align=right|3,882||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75271)||1999 XE16|| align=right|15,0|| align=right|2,371|| align=right|0,168|| align=right|7,75|| align=right|3,651||MBA||7. prosince 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(75272)||1999 XG16|| align=right|14,8|| align=right|2,622|| align=right|0,361|| align=right|30,46|| align=right|4,244||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75273)||1999 XC18|| align=right|14,6|| align=right|2,313|| align=right|0,082|| align=right|5,04|| align=right|3,516||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75274)||1999 XK18|| align=right|16,0|| align=right|2,273|| align=right|0,223|| align=right|1,95|| align=right|3,426||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75275)||1999 XG19|| align=right|16,0|| align=right|2,273|| align=right|0,194|| align=right|6,08|| align=right|3,427||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75276)||1999 XK19|| align=right|16,0|| align=right|2,337|| align=right|0,190|| align=right|1,82|| align=right|3,572||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75277)||1999 XN19|| align=right|15,1|| align=right|2,356|| align=right|0,116|| align=right|7,13|| align=right|3,617||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75278)||1999 XQ19|| align=right|15,7|| align=right|2,297|| align=right|0,118|| align=right|5,04|| align=right|3,481||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75279)||1999 XX19|| align=right|16,3|| align=right|2,483|| align=right|0,205|| align=right|2,21|| align=right|3,912||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75280)||1999 XZ20|| align=right|16,3|| align=right|2,261|| align=right|0,199|| align=right|7,56|| align=right|3,399||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75281)||1999 XF22|| align=right|14,1|| align=right|2,623|| align=right|0,119|| align=right|11,06|| align=right|4,246||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75282)||1999 XG22|| align=right|15,8|| align=right|2,236|| align=right|0,039|| align=right|6,91|| align=right|3,342||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75283)||1999 XH23|| align=right|16,4|| align=right|2,309|| align=right|0,186|| align=right|7,84|| align=right|3,509||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75284)||1999 XV24|| align=right|15,7|| align=right|2,316|| align=right|0,102|| align=right|3,67|| align=right|3,524||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75285)||1999 XY24|| align=right|14,5|| align=right|2,294|| align=right|0,137|| align=right|22,88|| align=right|3,475||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75286)||1999 XZ24|| align=right|15,4|| align=right|2,312|| align=right|0,230|| align=right|9,39|| align=right|3,515||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75287)||1999 XD25|| align=right|15,7|| align=right|2,374|| align=right|0,201|| align=right|2,13|| align=right|3,658||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75288)||1999 XL26|| align=right|15,6|| align=right|2,289|| align=right|0,059|| align=right|6,27|| align=right|3,463||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75289)||1999 XM26|| align=right|16,5|| align=right|2,229|| align=right|0,221|| align=right|6,20|| align=right|3,327||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75290)||1999 XY27|| align=right|15,4|| align=right|2,362|| align=right|0,031|| align=right|9,27|| align=right|3,628||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75291)||1999 XD28|| align=right|15,4|| align=right|2,578|| align=right|0,186|| align=right|3,79|| align=right|4,139||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75292)||1999 XE28|| align=right|15,7|| align=right|2,335|| align=right|0,140|| align=right|7,78|| align=right|3,568||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75293)||1999 XQ28|| align=right|15,3|| align=right|2,342|| align=right|0,106|| align=right|6,80|| align=right|3,584||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75294)||1999 XU28|| align=right|14,3|| align=right|2,338|| align=right|0,203|| align=right|12,36|| align=right|3,574||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75295)||1999 XH30|| align=right|15,7|| align=right|2,322|| align=right|0,046|| align=right|7,71|| align=right|3,537||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75296)||1999 XS30|| align=right|15,6|| align=right|2,390|| align=right|0,085|| align=right|8,24|| align=right|3,695||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75297)||1999 XY32|| align=right|14,4|| align=right|2,527|| align=right|0,141|| align=right|7,28|| align=right|4,016||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75298)||1999 XF33|| align=right|14,3|| align=right|2,640|| align=right|0,107|| align=right|8,25|| align=right|4,289||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75299)||1999 XM33|| align=right|15,4|| align=right|2,575|| align=right|0,188|| align=right|4,30|| align=right|4,131||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75300)||1999 XJ34|| align=right|13,5|| align=right|2,646|| align=right|0,142|| align=right|13,87|| align=right|4,304||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75301)||1999 XN34|| align=right|13,2|| align=right|3,113|| align=right|0,310|| align=right|18,93|| align=right|5,492||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75302)||1999 XV34|| align=right|15,5|| align=right|2,365|| align=right|0,102|| align=right|7,05|| align=right|3,636||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75303)||1999 XQ35|| align=right|14,9|| align=right|2,624|| align=right|0,372|| align=right|28,34|| align=right|4,250||MBA||6. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75304)||1999 XT36|| align=right|14,1|| align=right|2,516|| align=right|0,118|| align=right|8,23|| align=right|3,991||MBA||7. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(75305)||1999 XV36|| align=right|14,8|| align=right|2,302|| align=right|0,131|| align=right|7,16|| align=right|3,492||MBA||7. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(75306)||1999 XZ36|| align=right|15,6|| align=right|2,409|| align=right|0,180|| align=right|3,50|| align=right|3,738||MBA||7. prosince 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(75307)||1999 XM37|| align=right|14,8|| align=right|2,306|| align=right|0,134|| align=right|5,70|| align=right|3,500||MBA||7. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(75308)||1999 XY37|| align=right|15,0|| align=right|2,360|| align=right|0,111|| align=right|7,02|| align=right|3,625||MBA||7. prosince 1999||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(75309)||1999 XE38|| align=right|15,2|| align=right|2,407|| align=right|0,158|| align=right|7,37|| align=right|3,733||MBA||3. prosince 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(75310)||1999 XA39|| align=right|15,0|| align=right|2,675|| align=right|0,221|| align=right|12,87|| align=right|4,375||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75311)||1999 XC39|| align=right|14,7|| align=right|2,605|| align=right|0,189|| align=right|13,80|| align=right|4,205||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75312)||1999 XT40|| align=right|15,5|| align=right|2,273|| align=right|0,114|| align=right|4,67|| align=right|3,427||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75313)||1999 XL41|| align=right|15,1|| align=right|2,552|| align=right|0,089|| align=right|4,81|| align=right|4,076||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75314)||1999 XG42|| align=right|15,0|| align=right|2,370|| align=right|0,133|| align=right|8,98|| align=right|3,649||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75315)||1999 XK42|| align=right|15,6|| align=right|2,423|| align=right|0,138|| align=right|7,18|| align=right|3,771||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75316)||1999 XM42|| align=right|16,0|| align=right|2,285|| align=right|0,104|| align=right|3,26|| align=right|3,453||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75317)||1999 XO43|| align=right|15,7|| align=right|2,399|| align=right|0,190|| align=right|1,21|| align=right|3,715||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75318)||1999 XN44|| align=right|16,4|| align=right|2,398|| align=right|0,156|| align=right|4,27|| align=right|3,712||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75319)||1999 XU44|| align=right|15,4|| align=right|2,290|| align=right|0,097|| align=right|6,06|| align=right|3,465||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75320)||1999 XV45|| align=right|15,7|| align=right|2,424|| align=right|0,086|| align=right|5,66|| align=right|3,773||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75321)||1999 XY45|| align=right|16,2|| align=right|2,483|| align=right|0,056|| align=right|6,17|| align=right|3,912||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75322)||1999 XF47|| align=right|16,1|| align=right|2,364|| align=right|0,144|| align=right|3,71|| align=right|3,634||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75323)||1999 XY47|| align=right|15,3|| align=right|2,320|| align=right|0,086|| align=right|7,28|| align=right|3,534||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75324)||1999 XV48|| align=right|15,6|| align=right|2,404|| align=right|0,033|| align=right|3,79|| align=right|3,726||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75325)||1999 XX48|| align=right|15,3|| align=right|2,366|| align=right|0,087|| align=right|6,32|| align=right|3,638||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75326)||1999 XZ50|| align=right|16,8|| align=right|2,403|| align=right|0,188|| align=right|1,54|| align=right|3,724||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75327)||1999 XV52|| align=right|16,5|| align=right|2,365|| align=right|0,209|| align=right|1,80|| align=right|3,636||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75328)||1999 XZ52|| align=right|15,8|| align=right|2,480|| align=right|0,096|| align=right|4,99|| align=right|3,905||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75329)||1999 XE53|| align=right|15,9|| align=right|2,380|| align=right|0,223|| align=right|1,58|| align=right|3,671||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75330)||1999 XF53|| align=right|16,3|| align=right|2,415|| align=right|0,103|| align=right|3,84|| align=right|3,752||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75331)||1999 XL53|| align=right|15,4|| align=right|2,558|| align=right|0,037|| align=right|2,78|| align=right|4,091||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75332)||1999 XN53|| align=right|15,2|| align=right|2,631|| align=right|0,131|| align=right|11,56|| align=right|4,266||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75333)||1999 XO54|| align=right|15,8|| align=right|2,391|| align=right|0,158|| align=right|3,37|| align=right|3,697||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75334)||1999 XS54|| align=right|16,1|| align=right|2,489|| align=right|0,249|| align=right|2,12|| align=right|3,926||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75335)||1999 XP55|| align=right|15,4|| align=right|2,577|| align=right|0,037|| align=right|5,93|| align=right|4,135||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75336)||1999 XE57|| align=right|15,5|| align=right|2,593|| align=right|0,103|| align=right|4,61|| align=right|4,176||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75337)||1999 XA58|| align=right|16,5|| align=right|2,366|| align=right|0,136|| align=right|2,16|| align=right|3,639||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75338)||1999 XX59|| align=right|14,9|| align=right|2,585|| align=right|0,030|| align=right|14,72|| align=right|4,155||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75339)||1999 XN60|| align=right|14,6|| align=right|2,601|| align=right|0,136|| align=right|6,34|| align=right|4,193||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75340)||1999 XP60|| align=right|15,0|| align=right|2,673|| align=right|0,102|| align=right|9,02|| align=right|4,369||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75341)||1999 XQ60|| align=right|16,1|| align=right|2,443|| align=right|0,146|| align=right|1,73|| align=right|3,817||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75342)||1999 XW60|| align=right|15,7|| align=right|2,545|| align=right|0,098|| align=right|1,96|| align=right|4,060||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75343)||1999 XK61|| align=right|15,1|| align=right|2,554|| align=right|0,169|| align=right|5,18|| align=right|4,081||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75344)||1999 XS61|| align=right|15,3|| align=right|2,433|| align=right|0,142|| align=right|5,56|| align=right|3,795||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75345)||1999 XZ61|| align=right|16,4|| align=right|2,399|| align=right|0,161|| align=right|1,73|| align=right|3,715||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75346)||1999 XE62|| align=right|15,8|| align=right|2,430|| align=right|0,127|| align=right|1,91|| align=right|3,788||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75347)||1999 XO62|| align=right|15,6|| align=right|2,404|| align=right|0,110|| align=right|9,53|| align=right|3,727||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75348)||1999 XF64|| align=right|15,4|| align=right|2,715|| align=right|0,074|| align=right|4,06|| align=right|4,474||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75349)||1999 XB65|| align=right|15,9|| align=right|2,710|| align=right|0,107|| align=right|3,42|| align=right|4,459||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75350)||1999 XY65|| align=right|15,2|| align=right|2,585|| align=right|0,227|| align=right|4,19|| align=right|4,154||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75351)||1999 XY67|| align=right|15,4|| align=right|2,388|| align=right|0,074|| align=right|7,42|| align=right|3,690||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75352)||1999 XH68|| align=right|14,7|| align=right|2,627|| align=right|0,035|| align=right|15,36|| align=right|4,257||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75353)||1999 XL69|| align=right|15,8|| align=right|2,396|| align=right|0,227|| align=right|0,51|| align=right|3,708||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75354)||1999 XS69|| align=right|14,9|| align=right|2,367|| align=right|0,145|| align=right|7,64|| align=right|3,642||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75355)||1999 XP70|| align=right|15,8|| align=right|2,387|| align=right|0,128|| align=right|2,05|| align=right|3,688||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75356)||1999 XA71|| align=right|15,7|| align=right|2,604|| align=right|0,192|| align=right|4,38|| align=right|4,202||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75357)||1999 XL71|| align=right|15,9|| align=right|2,370|| align=right|0,164|| align=right|2,09|| align=right|3,649||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75358)||1999 XT71|| align=right|16,6|| align=right|2,430|| align=right|0,182|| align=right|1,50|| align=right|3,788||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75359)||1999 XA72|| align=right|16,5|| align=right|2,454|| align=right|0,135|| align=right|3,58|| align=right|3,842||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75360)||1999 XO72|| align=right|15,4|| align=right|2,521|| align=right|0,111|| align=right|0,27|| align=right|4,003||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75361)||1999 XQ72|| align=right|16,0|| align=right|2,393|| align=right|0,186|| align=right|1,30|| align=right|3,700||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75362)||1999 XQ73|| align=right|15,9|| align=right|2,397|| align=right|0,171|| align=right|2,98|| align=right|3,711||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75363)||1999 XK74|| align=right|14,8|| align=right|2,626|| align=right|0,081|| align=right|10,05|| align=right|4,256||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75364)||1999 XZ74|| align=right|15,2|| align=right|2,478|| align=right|0,100|| align=right|6,15|| align=right|3,901||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75365)||1999 XP75|| align=right|14,9|| align=right|2,197|| align=right|0,078|| align=right|7,71|| align=right|3,256||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75366)||1999 XS82|| align=right|14,4|| align=right|2,545|| align=right|0,111|| align=right|13,90|| align=right|4,060||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75367)||1999 XV82|| align=right|14,8|| align=right|2,421|| align=right|0,248|| align=right|10,69|| align=right|3,766||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75368)||1999 XW82|| align=right|15,3|| align=right|2,606|| align=right|0,167|| align=right|7,47|| align=right|4,206||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75369)||1999 XZ82|| align=right|15,0|| align=right|2,312|| align=right|0,133|| align=right|6,24|| align=right|3,515||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75370)||1999 XM83|| align=right|14,4|| align=right|2,572|| align=right|0,225|| align=right|13,61|| align=right|4,125||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75371)||1999 XU83|| align=right|15,5|| align=right|2,437|| align=right|0,169|| align=right|1,95|| align=right|3,803||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75372)||1999 XX83|| align=right|15,1|| align=right|2,341|| align=right|0,120|| align=right|3,40|| align=right|3,582||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75373)||1999 XY83|| align=right|16,3|| align=right|2,622|| align=right|0,165|| align=right|2,47|| align=right|4,244||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75374)||1999 XG84|| align=right|14,9|| align=right|2,447|| align=right|0,134|| align=right|10,28|| align=right|3,827||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75375)||1999 XJ84|| align=right|14,4|| align=right|2,585|| align=right|0,171|| align=right|13,44|| align=right|4,156||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75376)||1999 XX84|| align=right|14,6|| align=right|2,576|| align=right|0,152|| align=right|14,37|| align=right|4,133||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75377)||1999 XP85|| align=right|16,0|| align=right|2,519|| align=right|0,172|| align=right|1,44|| align=right|3,998||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75378)||1999 XQ85|| align=right|15,4|| align=right|2,414|| align=right|0,238|| align=right|3,67|| align=right|3,751||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75379)||1999 XF87|| align=right|14,6|| align=right|2,552|| align=right|0,205|| align=right|11,04|| align=right|4,077||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75380)||1999 XK87|| align=right|15,3|| align=right|2,539|| align=right|0,078|| align=right|15,67|| align=right|4,046||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75381)||1999 XM89|| align=right|14,0|| align=right|2,785|| align=right|0,168|| align=right|6,87|| align=right|4,646||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75382)||1999 XP89|| align=right|14,5|| align=right|2,554|| align=right|0,084|| align=right|10,73|| align=right|4,082||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75383)||1999 XB91|| align=right|14,8|| align=right|2,582|| align=right|0,031|| align=right|10,47|| align=right|4,149||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75384)||1999 XS91|| align=right|13,9|| align=right|2,583|| align=right|0,134|| align=right|12,84|| align=right|4,150||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75385)||1999 XX92|| align=right|15,2|| align=right|2,729|| align=right|0,064|| align=right|3,00|| align=right|4,506||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75386)||1999 XZ92|| align=right|13,8|| align=right|2,637|| align=right|0,142|| align=right|14,96|| align=right|4,282||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75387)||1999 XK93|| align=right|14,5|| align=right|2,563|| align=right|0,077|| align=right|10,23|| align=right|4,102||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75388)||1999 XS93|| align=right|14,4|| align=right|2,623|| align=right|0,189|| align=right|5,87|| align=right|4,248||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75389)||1999 XU94|| align=right|15,2|| align=right|2,539|| align=right|0,156|| align=right|1,80|| align=right|4,045||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75390)||1999 XN95|| align=right|14,5|| align=right|2,542|| align=right|0,093|| align=right|14,15|| align=right|4,053||MBA||7. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75391)||1999 XF96|| align=right|15,5|| align=right|2,350|| align=right|0,241|| align=right|4,33|| align=right|3,602||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75392)||1999 XD97|| align=right|15,7|| align=right|2,354|| align=right|0,129|| align=right|3,14|| align=right|3,611||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75393)||1999 XS97|| align=right|15,8|| align=right|2,411|| align=right|0,191|| align=right|1,34|| align=right|3,743||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75394)||1999 XE98|| align=right|15,1|| align=right|2,406|| align=right|0,150|| align=right|2,97|| align=right|3,732||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75395)||1999 XJ98|| align=right|15,1|| align=right|2,357|| align=right|0,171|| align=right|4,98|| align=right|3,618||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75396)||1999 XU98|| align=right|14,5|| align=right|2,406|| align=right|0,078|| align=right|7,12|| align=right|3,731||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75397)||1999 XY98|| align=right|14,8|| align=right|2,393|| align=right|0,166|| align=right|2,21|| align=right|3,701||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75398)||1999 XZ98|| align=right|14,7|| align=right|2,434|| align=right|0,141|| align=right|3,80|| align=right|3,797||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75399)||1999 XB99|| align=right|15,6|| align=right|2,576|| align=right|0,228|| align=right|8,02|| align=right|4,133||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75400)||1999 XQ100|| align=right|14,6|| align=right|2,570|| align=right|0,134|| align=right|13,46|| align=right|4,120||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75401)||1999 XV100|| align=right|14,3|| align=right|2,527|| align=right|0,225|| align=right|5,47|| align=right|4,017||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75402)||1999 XF101|| align=right|15,4|| align=right|2,618|| align=right|0,196|| align=right|3,88|| align=right|4,236||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75403)||1999 XH102|| align=right|14,9|| align=right|2,436|| align=right|0,147|| align=right|5,36|| align=right|3,801||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75404)||1999 XM102|| align=right|14,9|| align=right|2,382|| align=right|0,157|| align=right|5,38|| align=right|3,676||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75405)||1999 XQ103|| align=right|14,6|| align=right|2,844|| align=right|0,152|| align=right|13,17|| align=right|4,794||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75406)||1999 XR103|| align=right|16,0|| align=right|2,380|| align=right|0,198|| align=right|1,30|| align=right|3,672||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75407)||1999 XU103|| align=right|15,0|| align=right|2,454|| align=right|0,147|| align=right|2,11|| align=right|3,844||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75408)||1999 XG104|| align=right|14,8|| align=right|2,255|| align=right|0,091|| align=right|9,43|| align=right|3,386||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75409)||1999 XR104|| align=right|15,0|| align=right|2,339|| align=right|0,296|| align=right|25,10|| align=right|3,576||MBA||9. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(75410)||1999 XW104|| align=right|14,9|| align=right|2,261|| align=right|0,147|| align=right|5,33|| align=right|3,398||MBA||10. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75411)||1999 XQ106|| align=right|15,0|| align=right|2,282|| align=right|0,107|| align=right|5,17|| align=right|3,446||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75412)||1999 XJ108|| align=right|15,4|| align=right|2,319|| align=right|0,287|| align=right|7,66|| align=right|3,530||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75413)||1999 XW110|| align=right|15,7|| align=right|2,429|| align=right|0,169|| align=right|3,87|| align=right|3,784||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75414)||1999 XC112|| align=right|16,7|| align=right|2,421|| align=right|0,179|| align=right|1,00|| align=right|3,767||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75415)||1999 XK115|| align=right|15,2|| align=right|2,302|| align=right|0,139|| align=right|4,38|| align=right|3,491||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75416)||1999 XU115|| align=right|14,9|| align=right|2,328|| align=right|0,177|| align=right|11,32|| align=right|3,552||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75417)||1999 XR116|| align=right|15,9|| align=right|2,299|| align=right|0,166|| align=right|5,41|| align=right|3,486||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75418)||1999 XY116|| align=right|15,3|| align=right|2,302|| align=right|0,111|| align=right|7,74|| align=right|3,492||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75419)||1999 XF117|| align=right|15,4|| align=right|2,295|| align=right|0,172|| align=right|7,88|| align=right|3,476||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75420)||1999 XE118|| align=right|16,0|| align=right|2,424|| align=right|0,173|| align=right|2,11|| align=right|3,773||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75421)||1999 XQ118|| align=right|15,1|| align=right|2,604|| align=right|0,166|| align=right|4,00|| align=right|4,201||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75422)||1999 XH119|| align=right|16,5|| align=right|2,356|| align=right|0,134|| align=right|4,89|| align=right|3,617||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75423)||1999 XO119|| align=right|15,1|| align=right|2,386|| align=right|0,114|| align=right|6,75|| align=right|3,684||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75424)||1999 XL120|| align=right|15,4|| align=right|2,377|| align=right|0,041|| align=right|10,05|| align=right|3,664||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75425)||1999 XG121|| align=right|15,6|| align=right|2,527|| align=right|0,103|| align=right|0,78|| align=right|4,017||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75426)||1999 XJ123|| align=right|14,8|| align=right|2,392|| align=right|0,056|| align=right|6,61|| align=right|3,700||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75427)||1999 XK123|| align=right|16,1|| align=right|2,359|| align=right|0,136|| align=right|6,86|| align=right|3,622||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75428)||1999 XM123|| align=right|15,8|| align=right|2,430|| align=right|0,145|| align=right|6,11|| align=right|3,788||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75429)||1999 XV124|| align=right|15,2|| align=right|2,413|| align=right|0,092|| align=right|11,53|| align=right|3,747||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75430)||1999 XN125|| align=right|14,2|| align=right|2,542|| align=right|0,181|| align=right|13,67|| align=right|4,052||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75431)||1999 XD126|| align=right|15,8|| align=right|2,358|| align=right|0,108|| align=right|4,01|| align=right|3,620||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75432)||1999 XJ126|| align=right|15,3|| align=right|2,335|| align=right|0,137|| align=right|7,09|| align=right|3,568||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75433)||1999 XK126|| align=right|13,5|| align=right|2,549|| align=right|0,168|| align=right|9,08|| align=right|4,069||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75434)||1999 XT126|| align=right|15,4|| align=right|2,278|| align=right|0,134|| align=right|6,98|| align=right|3,438||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75435)||1999 XX126|| align=right|16,0|| align=right|2,353|| align=right|0,060|| align=right|6,22|| align=right|3,608||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75436)||1999 XY126|| align=right|15,7|| align=right|2,619|| align=right|0,168|| align=right|3,74|| align=right|4,237||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75437)||1999 XN127|| align=right|15,2|| align=right|2,655|| align=right|0,065|| align=right|15,20|| align=right|4,326||MBA||6. prosince 1999||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(75438)||1999 XJ128|| align=right|15,2|| align=right|2,353|| align=right|0,077|| align=right|9,32|| align=right|3,609||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75439)||1999 XN128|| align=right|16,3|| align=right|2,405|| align=right|0,155|| align=right|1,94|| align=right|3,730||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75440)||1999 XQ128|| align=right|15,2|| align=right|2,588|| align=right|0,127|| align=right|7,18|| align=right|4,163||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75441)||1999 XB129|| align=right|14,5|| align=right|2,208|| align=right|0,134|| align=right|6,25|| align=right|3,279||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75442)||1999 XN129|| align=right|15,3|| align=right|2,365|| align=right|0,079|| align=right|7,93|| align=right|3,637||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75443)||1999 XS129|| align=right|16,0|| align=right|2,291|| align=right|0,114|| align=right|8,80|| align=right|3,468||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75444)||1999 XU131|| align=right|14,8|| align=right|2,376|| align=right|0,077|| align=right|6,72|| align=right|3,661||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75445)||1999 XJ132|| align=right|15,3|| align=right|2,430|| align=right|0,210|| align=right|8,23|| align=right|3,788||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75446)||1999 XV133|| align=right|15,0|| align=right|2,604|| align=right|0,053|| align=right|14,35|| align=right|4,201||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75447)||1999 XJ135|| align=right|14,6|| align=right|2,569|| align=right|0,165|| align=right|26,14|| align=right|4,117||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75448)||1999 XV135|| align=right|13,8|| align=right|2,755|| align=right|0,177|| align=right|25,56|| align=right|4,572||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75449)||1999 XH137|| align=right|14,6|| align=right|2,838|| align=right|0,031|| align=right|17,87|| align=right|4,780||MBA||15. prosince 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(75450)||1999 XR137|| align=right|16,0|| align=right|2,226|| align=right|0,219|| align=right|7,03|| align=right|3,321||MBA||10. prosince 1999||Uccle||T. Pauwels
|-
|(75451)||1999 XB139|| align=right|14,6|| align=right|2,772|| align=right|0,171|| align=right|8,74|| align=right|4,614||MBA||5. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75452)||1999 XP142|| align=right|14,0|| align=right|2,370|| align=right|0,212|| align=right|24,51|| align=right|3,649||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75453)||1999 XS142|| align=right|14,5|| align=right|2,558|| align=right|0,170|| align=right|22,04|| align=right|4,090||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75454)||1999 XL144|| align=right|14,5|| align=right|2,371|| align=right|0,120|| align=right|7,90|| align=right|3,650||MBA||15. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(75455)||1999 XL145|| align=right|15,8|| align=right|2,517|| align=right|0,119|| align=right|2,27|| align=right|3,993||MBA||7. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75456)||1999 XR145|| align=right|16,5|| align=right|2,561|| align=right|0,316|| align=right|4,80|| align=right|4,097||MBA||7. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75457)||1999 XF146|| align=right|17,0|| align=right|2,379|| align=right|0,125|| align=right|1,87|| align=right|3,670||MBA||7. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75458)||1999 XS147|| align=right|16,0|| align=right|2,391|| align=right|0,116|| align=right|3,46|| align=right|3,696||MBA||7. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75459)||1999 XM151|| align=right|14,8|| align=right|2,616|| align=right|0,144|| align=right|8,56|| align=right|4,230||MBA||7. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75460)||1999 XO152|| align=right|15,6|| align=right|2,235|| align=right|0,209|| align=right|8,57|| align=right|3,342||MBA||13. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75461)||1999 XW155|| align=right|16,1|| align=right|2,534|| align=right|0,038|| align=right|9,14|| align=right|4,034||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75462)||1999 XB156|| align=right|15,0|| align=right|2,646|| align=right|0,139|| align=right|11,96|| align=right|4,304||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75463)||1999 XV157|| align=right|16,1|| align=right|2,469|| align=right|0,195|| align=right|2,81|| align=right|3,878||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75464)||1999 XM159|| align=right|14,9|| align=right|2,292|| align=right|0,095|| align=right|2,67|| align=right|3,469||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75465)||1999 XN159|| align=right|16,1|| align=right|2,371|| align=right|0,181|| align=right|2,43|| align=right|3,651||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75466)||1999 XU159|| align=right|16,2|| align=right|2,643|| align=right|0,196|| align=right|6,36|| align=right|4,295||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75467)||1999 XS160|| align=right|14,6|| align=right|2,725|| align=right|0,138|| align=right|12,15|| align=right|4,497||MBA||9. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75468)||1999 XC161|| align=right|15,8|| align=right|2,355|| align=right|0,117|| align=right|7,71|| align=right|3,614||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75469)||1999 XU162|| align=right|16,2|| align=right|2,636|| align=right|0,211|| align=right|2,56|| align=right|4,279||MBA||8. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75470)||1999 XT164|| align=right|15,2|| align=right|2,654|| align=right|0,216|| align=right|4,58|| align=right|4,323||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75471)||1999 XW164|| align=right|15,1|| align=right|2,387|| align=right|0,176|| align=right|8,29|| align=right|3,687||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75472)||1999 XX164|| align=right|14,8|| align=right|2,569|| align=right|0,204|| align=right|10,55|| align=right|4,116||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75473)||1999 XY164|| align=right|14,7|| align=right|2,431|| align=right|0,120|| align=right|3,42|| align=right|3,789||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75474)||1999 XQ165|| align=right|15,8|| align=right|2,400|| align=right|0,110|| align=right|8,25|| align=right|3,718||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75475)||1999 XC166|| align=right|14,6|| align=right|2,344|| align=right|0,086|| align=right|12,73|| align=right|3,589||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75476)||1999 XS166|| align=right|16,0|| align=right|2,429|| align=right|0,193|| align=right|6,09|| align=right|3,785||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75477)||1999 XC167|| align=right|15,7|| align=right|2,450|| align=right|0,249|| align=right|7,61|| align=right|3,834||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75478)||1999 XG167|| align=right|14,8|| align=right|2,276|| align=right|0,112|| align=right|5,75|| align=right|3,434||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75479)||1999 XH170|| align=right|15,6|| align=right|2,287|| align=right|0,121|| align=right|4,96|| align=right|3,458||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75480)||1999 XZ171|| align=right|14,7|| align=right|2,438|| align=right|0,232|| align=right|9,84|| align=right|3,806||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75481)||1999 XB172|| align=right|14,5|| align=right|2,389|| align=right|0,169|| align=right|7,21|| align=right|3,693||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75482)||1999 XC173|| align=right|14,9|| align=right|2,364|| align=right|0,077|| align=right|6,13|| align=right|3,635||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75483)||1999 XE173|| align=right|14,9|| align=right|2,386|| align=right|0,118|| align=right|10,47|| align=right|3,685||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75484)||1999 XP173|| align=right|15,6|| align=right|2,611|| align=right|0,201|| align=right|5,23|| align=right|4,219||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75485)||1999 XC174|| align=right|15,3|| align=right|2,367|| align=right|0,137|| align=right|7,98|| align=right|3,641||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75486)||1999 XO174|| align=right|14,5|| align=right|2,419|| align=right|0,118|| align=right|9,38|| align=right|3,761||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75487)||1999 XZ175|| align=right|14,7|| align=right|2,651|| align=right|0,254|| align=right|15,16|| align=right|4,315||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75488)||1999 XT177|| align=right|15,1|| align=right|2,692|| align=right|0,126|| align=right|14,69|| align=right|4,416||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75489)||1999 XO178|| align=right|15,6|| align=right|2,429|| align=right|0,192|| align=right|5,79|| align=right|3,785||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75490)||1999 XQ178|| align=right|14,8|| align=right|2,617|| align=right|0,211|| align=right|14,18|| align=right|4,233||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75491)||1999 XZ178|| align=right|15,7|| align=right|2,669|| align=right|0,073|| align=right|15,81|| align=right|4,361||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75492)||1999 XK179|| align=right|15,4|| align=right|2,597|| align=right|0,180|| align=right|12,92|| align=right|4,183||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75493)||1999 XG180|| align=right|15,1|| align=right|2,435|| align=right|0,118|| align=right|7,42|| align=right|3,799||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75494)||1999 XH181|| align=right|15,5|| align=right|2,282|| align=right|0,127|| align=right|6,92|| align=right|3,447||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75495)||1999 XM181|| align=right|15,6|| align=right|2,397|| align=right|0,169|| align=right|7,89|| align=right|3,711||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75496)||1999 XD182|| align=right|15,4|| align=right|2,685|| align=right|0,116|| align=right|15,79|| align=right|4,398||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75497)||1999 XW183|| align=right|15,0|| align=right|2,382|| align=right|0,218|| align=right|4,90|| align=right|3,676||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75498)||1999 XA184|| align=right|14,6|| align=right|2,613|| align=right|0,114|| align=right|11,28|| align=right|4,224||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75499)||1999 XP184|| align=right|15,5|| align=right|2,442|| align=right|0,115|| align=right|5,59|| align=right|3,815||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75500)||1999 XQ184|| align=right|15,4|| align=right|2,349|| align=right|0,202|| align=right|4,87|| align=right|3,600||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75501)||1999 XB185|| align=right|15,3|| align=right|2,420|| align=right|0,189|| align=right|7,46|| align=right|3,764||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75502)||1999 XZ185|| align=right|15,1|| align=right|2,699|| align=right|0,190|| align=right|11,52|| align=right|4,434||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75503)||1999 XX186|| align=right|15,4|| align=right|2,442|| align=right|0,134|| align=right|7,36|| align=right|3,814||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75504)||1999 XK189|| align=right|15,1|| align=right|2,436|| align=right|0,086|| align=right|6,04|| align=right|3,801||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75505)||1999 XC192|| align=right|15,4|| align=right|2,302|| align=right|0,142|| align=right|6,24|| align=right|3,492||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75506)||1999 XW193|| align=right|16,2|| align=right|2,391|| align=right|0,107|| align=right|5,82|| align=right|3,696||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75507)||1999 XO195|| align=right|15,3|| align=right|2,326|| align=right|0,138|| align=right|6,80|| align=right|3,547||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75508)||1999 XV196|| align=right|15,3|| align=right|2,618|| align=right|0,078|| align=right|12,67|| align=right|4,235||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75509)||1999 XL197|| align=right|15,3|| align=right|2,766|| align=right|0,130|| align=right|9,43|| align=right|4,601||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75510)||1999 XO198|| align=right|15,2|| align=right|2,392|| align=right|0,135|| align=right|5,72|| align=right|3,698||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75511)||1999 XS200|| align=right|14,5|| align=right|2,769|| align=right|0,124|| align=right|12,23|| align=right|4,606||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75512)||1999 XW202|| align=right|14,6|| align=right|2,617|| align=right|0,141|| align=right|13,36|| align=right|4,234||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75513)||1999 XY202|| align=right|15,4|| align=right|2,759|| align=right|0,088|| align=right|9,00|| align=right|4,581||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75514)||1999 XD203|| align=right|14,4|| align=right|2,613|| align=right|0,134|| align=right|14,06|| align=right|4,222||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75515)||1999 XM203|| align=right|14,1|| align=right|2,710|| align=right|0,113|| align=right|11,68|| align=right|4,461||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75516)||1999 XV203|| align=right|16,1|| align=right|2,624|| align=right|0,155|| align=right|12,15|| align=right|4,250||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75517)||1999 XY203|| align=right|15,4|| align=right|2,593|| align=right|0,084|| align=right|14,25|| align=right|4,176||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75518)||1999 XE205|| align=right|15,4|| align=right|2,599|| align=right|0,198|| align=right|7,23|| align=right|4,189||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75519)||1999 XM205|| align=right|14,3|| align=right|2,525|| align=right|0,135|| align=right|12,24|| align=right|4,013||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75520)||1999 XN205|| align=right|14,2|| align=right|2,688|| align=right|0,133|| align=right|10,91|| align=right|4,405||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75521)||1999 XO206|| align=right|15,1|| align=right|2,342|| align=right|0,057|| align=right|7,81|| align=right|3,583||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75522)||1999 XW206|| align=right|15,0|| align=right|2,352|| align=right|0,204|| align=right|9,85|| align=right|3,606||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75523)||1999 XX206|| align=right|14,2|| align=right|2,632|| align=right|0,200|| align=right|11,96|| align=right|4,270||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75524)||1999 XA207|| align=right|14,3|| align=right|2,761|| align=right|0,206|| align=right|5,40|| align=right|4,588||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75525)||1999 XQ209|| align=right|16,6|| align=right|2,731|| align=right|0,179|| align=right|9,00|| align=right|4,513||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75526)||1999 XV211|| align=right|14,5|| align=right|2,613|| align=right|0,097|| align=right|12,78|| align=right|4,224||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75527)||1999 XY213|| align=right|15,2|| align=right|2,491|| align=right|0,043|| align=right|15,37|| align=right|3,930||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75528)||1999 XC214|| align=right|14,0|| align=right|2,694|| align=right|0,136|| align=right|13,31|| align=right|4,421||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75529)||1999 XF215|| align=right|16,3|| align=right|2,343|| align=right|0,194|| align=right|5,51|| align=right|3,585||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75530)||1999 XA218|| align=right|15,5|| align=right|2,431|| align=right|0,190|| align=right|6,08|| align=right|3,789||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75531)||1999 XL218|| align=right|15,4|| align=right|2,763|| align=right|0,104|| align=right|1,00|| align=right|4,591||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75532)||1999 XN220|| align=right|16,3|| align=right|2,350|| align=right|0,117|| align=right|6,75|| align=right|3,602||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75533)||1999 XM226|| align=right|15,5|| align=right|2,400|| align=right|0,160|| align=right|3,07|| align=right|3,718||MBA||14. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75534)||1999 XM227|| align=right|15,6|| align=right|2,580|| align=right|0,149|| align=right|4,12|| align=right|4,144||MBA||15. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75535)||1999 XG228|| align=right|15,4|| align=right|2,307|| align=right|0,067|| align=right|5,32|| align=right|3,503||MBA||14. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75536)||1999 XB230|| align=right|15,0|| align=right|2,287|| align=right|0,213|| align=right|10,22|| align=right|3,458||MBA||7. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75537)||1999 XN230|| align=right|16,0|| align=right|2,311|| align=right|0,144|| align=right|4,57|| align=right|3,512||MBA||7. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75538)||1999 XV230|| align=right|16,4|| align=right|2,674|| align=right|0,288|| align=right|7,89|| align=right|4,372||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75539)||1999 XY232|| align=right|14,3|| align=right|2,289|| align=right|0,266|| align=right|23,57|| align=right|3,462||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75540)||1999 XJ233|| align=right|15,9|| align=right|2,352|| align=right|0,093|| align=right|5,49|| align=right|3,607||MBA||3. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75541)||1999 XY234|| align=right|16,7|| align=right|2,402|| align=right|0,175|| align=right|6,30|| align=right|3,723||MBA||3. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75542)||1999 XN237|| align=right|15,8|| align=right|2,415|| align=right|0,128|| align=right|2,28|| align=right|3,752||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75543)||1999 XY241|| align=right|15,5|| align=right|2,342|| align=right|0,066|| align=right|6,40|| align=right|3,582||MBA||13. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75544)||1999 XN248|| align=right|15,7|| align=right|2,353|| align=right|0,261|| align=right|6,32|| align=right|3,608||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75545)||1999 XS251|| align=right|16,4|| align=right|2,540|| align=right|0,127|| align=right|2,18|| align=right|4,047||MBA||9. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75546)||1999 XC256|| align=right|16,0|| align=right|2,381|| align=right|0,074|| align=right|5,91|| align=right|3,674||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75547)||1999 XV257|| align=right|16,4|| align=right|2,387|| align=right|0,140|| align=right|3,64|| align=right|3,688||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75548)||1999 XG259|| align=right|14,7|| align=right|2,550|| align=right|0,249|| align=right|13,87|| align=right|4,072||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75549)||1999 XL260|| align=right|15,6|| align=right|2,711|| align=right|0,050|| align=right|6,84|| align=right|4,462||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75550)||1999 YT1|| align=right|15,0|| align=right|2,662|| align=right|0,248|| align=right|12,05|| align=right|4,343||MBA||16. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75551)||1999 YL4|| align=right|15,1|| align=right|2,931|| align=right|0,084|| align=right|3,01|| align=right|5,018||MBA||27. prosince 1999||Farpoint||G. Hug; G. Bell
|-
|(75552)||1999 YO5|| align=right|14,8|| align=right|2,343|| align=right|0,203|| align=right|25,13|| align=right|3,586||MBA||28. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75553)||1999 YQ6|| align=right|14,6|| align=right|2,643|| align=right|0,144|| align=right|12,27|| align=right|4,296||MBA||30. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75554)||1999 YD12|| align=right|16,5|| align=right|2,532|| align=right|0,138|| align=right|2,27|| align=right|4,027||MBA||27. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75555)||1999 YW14|| align=right|15,8|| align=right|2,467|| align=right|0,091|| align=right|6,36|| align=right|3,875||MBA||31. prosince 1999||Piszkesteto||K. Sarneczky; L. Kiss
|-
|(75556)||1999 YT15|| align=right|16,1|| align=right|2,593|| align=right|0,136|| align=right|7,61|| align=right|4,176||MBA||31. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75557)||1999 YK17|| align=right|16,6|| align=right|2,545|| align=right|0,199|| align=right|1,06|| align=right|4,058||MBA||31. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75558)||1999 YE18|| align=right|14,5|| align=right|2,394|| align=right|0,105|| align=right|7,83|| align=right|3,703||MBA||30. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75559)||1999 YJ18|| align=right|14,0|| align=right|2,651|| align=right|0,163|| align=right|28,81|| align=right|4,316||MBA||18. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(75560)||1999 YN22|| align=right|15,4|| align=right|2,638|| align=right|0,205|| align=right|12,87|| align=right|4,284||MBA||31. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75561)||1999 YR22|| align=right|14,9|| align=right|2,331|| align=right|0,061|| align=right|6,62|| align=right|3,559||MBA||31. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75562)||1999 YV22|| align=right|15,8|| align=right|2,547|| align=right|0,110|| align=right|11,68|| align=right|4,065||MBA||31. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(75563)||1999 YA23|| align=right|15,1|| align=right|2,557|| align=right|0,110|| align=right|4,48|| align=right|4,088||MBA||30. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75564)||2000 AJ|| align=right|14,6|| align=right|2,311|| align=right|0,133|| align=right|8,77|| align=right|3,513||MBA||2. ledna 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(75565)||2000 AY|| align=right|15,5|| align=right|2,608|| align=right|0,041|| align=right|3,36|| align=right|4,212||MBA||2. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75566)||2000 AZ|| align=right|14,5|| align=right|2,712|| align=right|0,112|| align=right|5,31|| align=right|4,466||MBA||2. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75567)||2000 AK1|| align=right|14,9|| align=right|2,297|| align=right|0,344|| align=right|23,31|| align=right|3,482||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75568)||2000 AR1|| align=right|14,5|| align=right|2,363|| align=right|0,058|| align=right|6,46|| align=right|3,632||MBA||2. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75569)||2000 AD2|| align=right|16,3|| align=right|2,484|| align=right|0,205|| align=right|6,15|| align=right|3,915||MBA||2. ledna 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(75570)||2000 AP4|| align=right|14,6|| align=right|3,118|| align=right|0,129|| align=right|5,12|| align=right|5,504||MBA||1. ledna 2000||Piszkesteto||K. Sarneczky; L. Kiss
|-
|(75571)||2000 AT4|| align=right|16,0|| align=right|2,376|| align=right|0,101|| align=right|6,33|| align=right|3,662||MBA||3. ledna 2000||Powell||Powell
|-
|(75572)||2000 AO6|| align=right|15,0|| align=right|2,751|| align=right|0,119|| align=right|12,53|| align=right|4,561||MBA||4. ledna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(75573)||2000 AE8|| align=right|15,2|| align=right|2,393|| align=right|0,150|| align=right|5,17|| align=right|3,702||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75574)||2000 AZ8|| align=right|14,6|| align=right|2,648|| align=right|0,129|| align=right|11,12|| align=right|4,309||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75575)||2000 AQ9|| align=right|15,8|| align=right|2,389|| align=right|0,152|| align=right|4,11|| align=right|3,691||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75576)||2000 AA10|| align=right|14,9|| align=right|2,462|| align=right|0,201|| align=right|6,11|| align=right|3,863||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75577)||2000 AD11|| align=right|15,5|| align=right|2,336|| align=right|0,229|| align=right|6,38|| align=right|3,570||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75578)||2000 AV11|| align=right|15,9|| align=right|2,316|| align=right|0,083|| align=right|3,25|| align=right|3,523||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75579)||2000 AS12|| align=right|16,5|| align=right|2,380|| align=right|0,134|| align=right|1,71|| align=right|3,672||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75580)||2000 AF13|| align=right|16,0|| align=right|2,358|| align=right|0,165|| align=right|2,49|| align=right|3,620||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75581)||2000 AN13|| align=right|15,2|| align=right|2,438|| align=right|0,175|| align=right|2,03|| align=right|3,807||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75582)||2000 AV13|| align=right|15,6|| align=right|2,397|| align=right|0,065|| align=right|5,37|| align=right|3,711||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75583)||2000 AR14|| align=right|15,9|| align=right|2,422|| align=right|0,166|| align=right|1,61|| align=right|3,768||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75584)||2000 AX14|| align=right|14,5|| align=right|2,310|| align=right|0,135|| align=right|4,10|| align=right|3,509||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75585)||2000 AU15|| align=right|15,2|| align=right|2,329|| align=right|0,058|| align=right|7,01|| align=right|3,554||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75586)||2000 AZ15|| align=right|15,1|| align=right|2,331|| align=right|0,101|| align=right|3,62|| align=right|3,558||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75587)||2000 AK16|| align=right|14,6|| align=right|2,380|| align=right|0,156|| align=right|7,37|| align=right|3,671||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75588)||2000 AQ16|| align=right|14,8|| align=right|2,389|| align=right|0,176|| align=right|7,04|| align=right|3,692||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75589)||2000 AX16|| align=right|15,1|| align=right|2,596|| align=right|0,083|| align=right|10,25|| align=right|4,183||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75590)||2000 AH17|| align=right|15,2|| align=right|2,413|| align=right|0,086|| align=right|5,51|| align=right|3,748||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75591)||2000 AN18|| align=right|14,7|| align=right|2,310|| align=right|0,143|| align=right|7,92|| align=right|3,511||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75592)||2000 AH19|| align=right|15,2|| align=right|2,673|| align=right|0,147|| align=right|3,62|| align=right|4,369||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75593)||2000 AT19|| align=right|16,2|| align=right|2,337|| align=right|0,040|| align=right|4,41|| align=right|3,572||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75594)||2000 AN21|| align=right|15,7|| align=right|2,600|| align=right|0,112|| align=right|4,47|| align=right|4,193||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75595)||2000 AM22|| align=right|15,5|| align=right|2,427|| align=right|0,153|| align=right|2,19|| align=right|3,781||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75596)||2000 AA23|| align=right|15,8|| align=right|2,458|| align=right|0,148|| align=right|1,26|| align=right|3,854||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75597)||2000 AS23|| align=right|14,3|| align=right|2,557|| align=right|0,163|| align=right|8,17|| align=right|4,088||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75598)||2000 AY23|| align=right|15,5|| align=right|2,634|| align=right|0,168|| align=right|3,80|| align=right|4,273||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75599)||2000 AG24|| align=right|13,9|| align=right|2,704|| align=right|0,185|| align=right|14,20|| align=right|4,445||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75600)||2000 AQ27|| align=right|15,2|| align=right|2,607|| align=right|0,173|| align=right|6,11|| align=right|4,208||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75601)||2000 AB28|| align=right|14,9|| align=right|2,642|| align=right|0,255|| align=right|15,59|| align=right|4,294||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75602)||2000 AF28|| align=right|15,8|| align=right|2,429|| align=right|0,126|| align=right|0,76|| align=right|3,785||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75603)||2000 AT28|| align=right|15,4|| align=right|2,401|| align=right|0,081|| align=right|6,87|| align=right|3,721||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75604)||2000 AZ30|| align=right|15,2|| align=right|2,550|| align=right|0,161|| align=right|15,71|| align=right|4,072||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75605)||2000 AA32|| align=right|15,3|| align=right|2,411|| align=right|0,092|| align=right|7,20|| align=right|3,743||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75606)||2000 AL32|| align=right|14,4|| align=right|2,643|| align=right|0,183|| align=right|13,80|| align=right|4,296||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75607)||2000 AD33|| align=right|14,6|| align=right|2,535|| align=right|0,197|| align=right|10,25|| align=right|4,036||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75608)||2000 AC34|| align=right|13,7|| align=right|2,536|| align=right|0,140|| align=right|12,39|| align=right|4,038||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75609)||2000 AF34|| align=right|15,0|| align=right|2,603|| align=right|0,229|| align=right|3,43|| align=right|4,199||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75610)||2000 AU34|| align=right|14,5|| align=right|2,738|| align=right|0,113|| align=right|15,07|| align=right|4,530||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75611)||2000 AB38|| align=right|14,8|| align=right|2,774|| align=right|0,109|| align=right|7,03|| align=right|4,619||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75612)||2000 AE38|| align=right|14,5|| align=right|2,575|| align=right|0,204|| align=right|14,25|| align=right|4,132||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75613)||2000 AJ39|| align=right|15,3|| align=right|2,539|| align=right|0,178|| align=right|8,56|| align=right|4,045||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75614)||2000 AS40|| align=right|14,8|| align=right|2,737|| align=right|0,142|| align=right|4,60|| align=right|4,527||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75615)||2000 AU40|| align=right|15,2|| align=right|2,563|| align=right|0,118|| align=right|6,67|| align=right|4,102||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75616)||2000 AX40|| align=right|15,1|| align=right|2,543|| align=right|0,100|| align=right|4,47|| align=right|4,056||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75617)||2000 AA41|| align=right|13,9|| align=right|2,364|| align=right|0,054|| align=right|7,39|| align=right|3,634||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75618)||2000 AM42|| align=right|14,1|| align=right|2,437|| align=right|0,226|| align=right|23,05|| align=right|3,804||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75619)||2000 AO42|| align=right|15,0|| align=right|2,336|| align=right|0,200|| align=right|5,02|| align=right|3,569||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75620)||2000 AP42|| align=right|15,7|| align=right|2,309|| align=right|0,243|| align=right|7,42|| align=right|3,507||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75621)||2000 AG43|| align=right|14,5|| align=right|2,454|| align=right|0,121|| align=right|14,73|| align=right|3,844||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75622)||2000 AH46|| align=right|15,4|| align=right|2,378|| align=right|0,072|| align=right|7,56|| align=right|3,667||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75623)||2000 AO47|| align=right|15,3|| align=right|2,580|| align=right|0,189|| align=right|4,38|| align=right|4,144||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75624)||2000 AR47|| align=right|15,9|| align=right|2,459|| align=right|0,132|| align=right|2,29|| align=right|3,856||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75625)||2000 AA48|| align=right|15,7|| align=right|2,604|| align=right|0,217|| align=right|2,45|| align=right|4,202||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75626)||2000 AQ48|| align=right|15,6|| align=right|2,336|| align=right|0,208|| align=right|6,43|| align=right|3,570||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75627)||2000 AT48|| align=right|15,4|| align=right|2,383|| align=right|0,148|| align=right|7,15|| align=right|3,677||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75628)||2000 AU48|| align=right|15,4|| align=right|2,438|| align=right|0,172|| align=right|11,07|| align=right|3,806||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75629)||2000 AK50|| align=right|14,6|| align=right|2,583|| align=right|0,117|| align=right|17,79|| align=right|4,152||MBA||6. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75630)||2000 AR51|| align=right|15,0|| align=right|2,321|| align=right|0,090|| align=right|5,92|| align=right|3,535||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75631)||2000 AV51|| align=right|15,1|| align=right|2,297|| align=right|0,194|| align=right|5,22|| align=right|3,480||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75632)||2000 AY51|| align=right|14,6|| align=right|2,324|| align=right|0,043|| align=right|7,09|| align=right|3,543||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75633)||2000 AF52|| align=right|15,6|| align=right|2,767|| align=right|0,204|| align=right|6,99|| align=right|4,602||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75634)||2000 AQ52|| align=right|15,2|| align=right|2,320|| align=right|0,250|| align=right|4,17|| align=right|3,534||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75635)||2000 AY52|| align=right|15,6|| align=right|2,405|| align=right|0,158|| align=right|3,93|| align=right|3,728||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75636)||2000 AE53|| align=right|14,9|| align=right|2,371|| align=right|0,090|| align=right|5,98|| align=right|3,651||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75637)||2000 AQ53|| align=right|14,9|| align=right|2,400|| align=right|0,057|| align=right|6,86|| align=right|3,718||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75638)||2000 AW53|| align=right|15,2|| align=right|2,565|| align=right|0,134|| align=right|5,25|| align=right|4,106||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75639)||2000 AV54|| align=right|16,2|| align=right|2,417|| align=right|0,108|| align=right|7,46|| align=right|3,756||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75640)||2000 AE55|| align=right|14,2|| align=right|2,672|| align=right|0,126|| align=right|13,05|| align=right|4,368||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75641)||2000 AS55|| align=right|14,8|| align=right|2,559|| align=right|0,079|| align=right|3,82|| align=right|4,094||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75642)||2000 AD56|| align=right|16,0|| align=right|2,444|| align=right|0,115|| align=right|4,53|| align=right|3,821||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75643)||2000 AR57|| align=right|15,3|| align=right|2,600|| align=right|0,181|| align=right|3,56|| align=right|4,191||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75644)||2000 AE58|| align=right|14,7|| align=right|2,713|| align=right|0,152|| align=right|6,44|| align=right|4,468||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75645)||2000 AR58|| align=right|15,1|| align=right|2,563|| align=right|0,169|| align=right|8,57|| align=right|4,103||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75646)||2000 AD59|| align=right|15,8|| align=right|2,477|| align=right|0,112|| align=right|2,02|| align=right|3,899||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75647)||2000 AR59|| align=right|13,2|| align=right|3,166|| align=right|0,258|| align=right|14,21|| align=right|5,631||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75648)||2000 AW59|| align=right|15,3|| align=right|2,645|| align=right|0,119|| align=right|14,51|| align=right|4,300||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75649)||2000 AE62|| align=right|13,9|| align=right|2,409|| align=right|0,237|| align=right|22,84|| align=right|3,737||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75650)||2000 AO63|| align=right|15,2|| align=right|2,573|| align=right|0,189|| align=right|3,51|| align=right|4,127||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75651)||2000 AS63|| align=right|14,2|| align=right|2,663|| align=right|0,156|| align=right|11,21|| align=right|4,344||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75652)||2000 AZ63|| align=right|15,5|| align=right|2,546|| align=right|0,168|| align=right|5,69|| align=right|4,062||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75653)||2000 AG64|| align=right|14,3|| align=right|2,327|| align=right|0,042|| align=right|9,38|| align=right|3,548||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75654)||2000 AV65|| align=right|15,3|| align=right|2,720|| align=right|0,113|| align=right|13,49|| align=right|4,484||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75655)||2000 AT66|| align=right|14,6|| align=right|2,795|| align=right|0,168|| align=right|8,67|| align=right|4,671||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75656)||2000 AS68|| align=right|15,3|| align=right|2,343|| align=right|0,157|| align=right|6,72|| align=right|3,586||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75657)||2000 AW75|| align=right|16,1|| align=right|2,369|| align=right|0,119|| align=right|1,96|| align=right|3,646||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75658)||2000 AE76|| align=right|15,2|| align=right|2,437|| align=right|0,155|| align=right|6,93|| align=right|3,804||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75659)||2000 AP76|| align=right|14,6|| align=right|2,555|| align=right|0,160|| align=right|4,02|| align=right|4,082||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75660)||2000 AG77|| align=right|15,0|| align=right|2,441|| align=right|0,132|| align=right|5,08|| align=right|3,813||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75661)||2000 AB79|| align=right|15,2|| align=right|2,373|| align=right|0,138|| align=right|4,58|| align=right|3,655||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75662)||2000 AG79|| align=right|16,3|| align=right|2,763|| align=right|0,240|| align=right|2,66|| align=right|4,592||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75663)||2000 AB81|| align=right|15,9|| align=right|2,547|| align=right|0,149|| align=right|4,25|| align=right|4,063||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75664)||2000 AX82|| align=right|15,3|| align=right|2,535|| align=right|0,253|| align=right|3,71|| align=right|4,035||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75665)||2000 AY83|| align=right|15,8|| align=right|2,630|| align=right|0,090|| align=right|3,86|| align=right|4,264||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75666)||2000 AG85|| align=right|15,5|| align=right|2,419|| align=right|0,120|| align=right|2,38|| align=right|3,762||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75667)||2000 AM86|| align=right|15,8|| align=right|2,642|| align=right|0,183|| align=right|2,49|| align=right|4,294||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75668)||2000 AW87|| align=right|15,2|| align=right|2,868|| align=right|0,080|| align=right|0,98|| align=right|4,856||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75669)||2000 AH88|| align=right|16,0|| align=right|2,454|| align=right|0,153|| align=right|2,36|| align=right|3,844||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75670)||2000 AN89|| align=right|14,7|| align=right|2,735|| align=right|0,179|| align=right|8,01|| align=right|4,521||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75671)||2000 AG92|| align=right|14,5|| align=right|2,708|| align=right|0,060|| align=right|13,65|| align=right|4,455||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75672)||2000 AH92|| align=right|15,0|| align=right|2,534|| align=right|0,169|| align=right|2,50|| align=right|4,033||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75673)||2000 AM94|| align=right|15,3|| align=right|2,526|| align=right|0,135|| align=right|3,92|| align=right|4,014||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75674)||2000 AZ95|| align=right|14,8|| align=right|2,556|| align=right|0,290|| align=right|3,52|| align=right|4,087||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75675)||2000 AB96|| align=right|14,2|| align=right|2,608|| align=right|0,123|| align=right|15,31|| align=right|4,211||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75676)||2000 AL96|| align=right|15,9|| align=right|2,673|| align=right|0,163|| align=right|14,76|| align=right|4,371||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75677)||2000 AU96|| align=right|14,7|| align=right|2,569|| align=right|0,253|| align=right|28,48|| align=right|4,116||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75678)||2000 AA97|| align=right|15,0|| align=right|2,386|| align=right|0,075|| align=right|6,74|| align=right|3,684||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75679)||2000 AU97|| align=right|15,1|| align=right|2,801|| align=right|0,216|| align=right|12,56|| align=right|4,687||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75680)||2000 AW97|| align=right|14,3|| align=right|2,601|| align=right|0,115|| align=right|11,66|| align=right|4,195||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75681)||2000 AL98|| align=right|14,5|| align=right|2,423|| align=right|0,147|| align=right|9,28|| align=right|3,771||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75682)||2000 AC99|| align=right|15,1|| align=right|2,277|| align=right|0,217|| align=right|6,38|| align=right|3,436||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75683)||2000 AH99|| align=right|16,0|| align=right|2,344|| align=right|0,251|| align=right|2,40|| align=right|3,588||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75684)||2000 AN99|| align=right|14,6|| align=right|2,417|| align=right|0,074|| align=right|6,92|| align=right|3,757||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75685)||2000 AX99|| align=right|15,8|| align=right|2,602|| align=right|0,247|| align=right|4,22|| align=right|4,197||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75686)||2000 AQ100|| align=right|15,2|| align=right|2,466|| align=right|0,197|| align=right|13,46|| align=right|3,872||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75687)||2000 AR100|| align=right|15,8|| align=right|2,377|| align=right|0,190|| align=right|5,85|| align=right|3,665||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75688)||2000 AG101|| align=right|15,6|| align=right|2,396|| align=right|0,172|| align=right|8,64|| align=right|3,709||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75689)||2000 AD103|| align=right|14,7|| align=right|2,328|| align=right|0,155|| align=right|6,63|| align=right|3,552||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75690)||2000 AO103|| align=right|16,4|| align=right|2,429|| align=right|0,121|| align=right|7,37|| align=right|3,784||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75691)||2000 AQ103|| align=right|14,9|| align=right|2,282|| align=right|0,123|| align=right|7,56|| align=right|3,448||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75692)||2000 AW103|| align=right|14,8|| align=right|2,607|| align=right|0,075|| align=right|16,11|| align=right|4,208||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75693)||2000 AJ104|| align=right|16,0|| align=right|2,621|| align=right|0,144|| align=right|4,88|| align=right|4,243||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75694)||2000 AU104|| align=right|15,8|| align=right|2,338|| align=right|0,131|| align=right|8,65|| align=right|3,574||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75695)||2000 AK106|| align=right|14,6|| align=right|2,348|| align=right|0,149|| align=right|5,46|| align=right|3,598||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75696)||2000 AJ109|| align=right|15,7|| align=right|2,701|| align=right|0,116|| align=right|5,85|| align=right|4,439||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75697)||2000 AP110|| align=right|15,7|| align=right|2,664|| align=right|0,066|| align=right|15,31|| align=right|4,348||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75698)||2000 AS110|| align=right|15,4|| align=right|2,426|| align=right|0,143|| align=right|5,12|| align=right|3,777||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75699)||2000 AB112|| align=right|15,8|| align=right|2,527|| align=right|0,150|| align=right|10,53|| align=right|4,018||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75700)||2000 AU112|| align=right|14,9|| align=right|2,623|| align=right|0,207|| align=right|12,39|| align=right|4,248||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75701)||2000 AF113|| align=right|14,8|| align=right|2,652|| align=right|0,100|| align=right|13,49|| align=right|4,318||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75702)||2000 AN114|| align=right|14,6|| align=right|2,558|| align=right|0,166|| align=right|4,82|| align=right|4,092||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75703)||2000 AM115|| align=right|14,5|| align=right|2,327|| align=right|0,133|| align=right|5,73|| align=right|3,549||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75704)||2000 AV115|| align=right|15,1|| align=right|2,439|| align=right|0,160|| align=right|3,92|| align=right|3,809||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75705)||2000 AP116|| align=right|15,5|| align=right|2,655|| align=right|0,121|| align=right|13,48|| align=right|4,326||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75706)||2000 AJ117|| align=right|15,7|| align=right|2,472|| align=right|0,093|| align=right|5,95|| align=right|3,886||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75707)||2000 AL117|| align=right|14,6|| align=right|2,643|| align=right|0,140|| align=right|15,41|| align=right|4,295||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75708)||2000 AR117|| align=right|14,7|| align=right|2,658|| align=right|0,051|| align=right|13,41|| align=right|4,332||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75709)||2000 AB118|| align=right|14,7|| align=right|2,809|| align=right|0,017|| align=right|10,98|| align=right|4,707||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75710)||2000 AC118|| align=right|14,3|| align=right|2,570|| align=right|0,113|| align=right|7,76|| align=right|4,120||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75711)||2000 AM118|| align=right|14,8|| align=right|2,545|| align=right|0,260|| align=right|5,31|| align=right|4,059||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75712)||2000 AQ118|| align=right|14,6|| align=right|2,570|| align=right|0,157|| align=right|8,47|| align=right|4,120||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75713)||2000 AR118|| align=right|13,3|| align=right|3,130|| align=right|0,126|| align=right|17,29|| align=right|5,537||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75714)||2000 AT118|| align=right|14,8|| align=right|2,458|| align=right|0,132|| align=right|5,09|| align=right|3,854||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75715)||2000 AM120|| align=right|16,0|| align=right|2,406|| align=right|0,133|| align=right|8,65|| align=right|3,732||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75716)||2000 AS120|| align=right|15,3|| align=right|2,438|| align=right|0,141|| align=right|4,19|| align=right|3,805||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75717)||2000 AU120|| align=right|15,4|| align=right|2,762|| align=right|0,147|| align=right|8,91|| align=right|4,589||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75718)||2000 AA122|| align=right|14,7|| align=right|2,457|| align=right|0,215|| align=right|13,17|| align=right|3,851||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75719)||2000 AZ122|| align=right|16,2|| align=right|2,768|| align=right|0,053|| align=right|4,34|| align=right|4,605||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75720)||2000 AK127|| align=right|14,8|| align=right|2,590|| align=right|0,158|| align=right|6,54|| align=right|4,168||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75721)||2000 AS127|| align=right|14,9|| align=right|2,482|| align=right|0,070|| align=right|6,58|| align=right|3,910||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75722)||2000 AB128|| align=right|15,6|| align=right|2,598|| align=right|0,305|| align=right|3,12|| align=right|4,187||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75723)||2000 AJ128|| align=right|14,4|| align=right|2,594|| align=right|0,158|| align=right|9,80|| align=right|4,177||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75724)||2000 AX129|| align=right|15,5|| align=right|2,642|| align=right|0,102|| align=right|11,95|| align=right|4,294||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75725)||2000 AD131|| align=right|15,3|| align=right|2,637|| align=right|0,183|| align=right|1,39|| align=right|4,282||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75726)||2000 AG131|| align=right|15,0|| align=right|2,548|| align=right|0,120|| align=right|12,50|| align=right|4,067||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75727)||2000 AO131|| align=right|15,0|| align=right|2,337|| align=right|0,129|| align=right|6,50|| align=right|3,571||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75728)||2000 AJ132|| align=right|15,5|| align=right|2,521|| align=right|0,061|| align=right|5,28|| align=right|4,001||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75729)||2000 AH133|| align=right|14,6|| align=right|2,595|| align=right|0,165|| align=right|6,78|| align=right|4,178||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75730)||2000 AS134|| align=right|15,4|| align=right|2,362|| align=right|0,109|| align=right|6,08|| align=right|3,630||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75731)||2000 AX134|| align=right|16,0|| align=right|2,783|| align=right|0,105|| align=right|10,04|| align=right|4,643||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75732)||2000 AS135|| align=right|16,3|| align=right|2,589|| align=right|0,143|| align=right|2,92|| align=right|4,164||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75733)||2000 AJ137|| align=right|14,9|| align=right|2,583|| align=right|0,229|| align=right|11,18|| align=right|4,150||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75734)||2000 AF139|| align=right|14,3|| align=right|2,165|| align=right|0,152|| align=right|7,65|| align=right|3,184||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75735)||2000 AZ139|| align=right|15,5|| align=right|2,303|| align=right|0,228|| align=right|6,73|| align=right|3,494||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75736)||2000 AA143|| align=right|14,4|| align=right|2,578|| align=right|0,133|| align=right|11,82|| align=right|4,139||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75737)||2000 AS144|| align=right|14,4|| align=right|2,750|| align=right|0,122|| align=right|12,73|| align=right|4,559||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75738)||2000 AF145|| align=right|14,3|| align=right|2,388|| align=right|0,174|| align=right|25,80|| align=right|3,691||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75739)||2000 AQ145|| align=right|14,4|| align=right|2,791|| align=right|0,175|| align=right|6,67|| align=right|4,662||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75740)||2000 AF148|| align=right|14,8|| align=right|2,635|| align=right|0,057|| align=right|14,06|| align=right|4,277||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75741)||2000 AK149|| align=right|13,7|| align=right|3,063|| align=right|0,087|| align=right|14,85|| align=right|5,359||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75742)||2000 AQ149|| align=right|15,4|| align=right|2,563|| align=right|0,264|| align=right|6,32|| align=right|4,102||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75743)||2000 AF150|| align=right|14,3|| align=right|2,614|| align=right|0,149|| align=right|10,95|| align=right|4,225||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75744)||2000 AF151|| align=right|14,9|| align=right|2,604|| align=right|0,205|| align=right|11,39|| align=right|4,202||MBA||10. ledna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(75745)||2000 AF152|| align=right|14,1|| align=right|2,291|| align=right|0,185|| align=right|24,55|| align=right|3,467||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75746)||2000 AD153|| align=right|14,9|| align=right|2,311|| align=right|0,226|| align=right|23,71|| align=right|3,512||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75747)||2000 AX153|| align=right|15,2|| align=right|2,177|| align=right|0,131|| align=right|7,07|| align=right|3,212||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75748)||2000 AY154|| align=right|15,3|| align=right|2,352|| align=right|0,100|| align=right|6,97|| align=right|3,606||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75749)||2000 AL155|| align=right|16,3|| align=right|2,335|| align=right|0,061|| align=right|6,81|| align=right|3,568||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75750)||2000 AJ156|| align=right|16,6|| align=right|2,408|| align=right|0,177|| align=right|2,78|| align=right|3,736||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75751)||2000 AR158|| align=right|15,0|| align=right|2,911|| align=right|0,127|| align=right|5,98|| align=right|4,966||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75752)||2000 AU159|| align=right|15,7|| align=right|2,415|| align=right|0,191|| align=right|3,31|| align=right|3,753||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75753)||2000 AH160|| align=right|15,0|| align=right|2,764|| align=right|0,134|| align=right|6,78|| align=right|4,594||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75754)||2000 AX161|| align=right|16,5|| align=right|2,447|| align=right|0,128|| align=right|0,56|| align=right|3,826||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75755)||2000 AF162|| align=right|16,7|| align=right|2,671|| align=right|0,246|| align=right|1,26|| align=right|4,365||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75756)||2000 AR165|| align=right|14,8|| align=right|2,588|| align=right|0,258|| align=right|14,48|| align=right|4,162||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75757)||2000 AG166|| align=right|12,7|| align=right|3,213|| align=right|0,125|| align=right|27,34|| align=right|5,757||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75758)||2000 AK166|| align=right|15,0|| align=right|2,651|| align=right|0,087|| align=right|13,63|| align=right|4,316||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75759)||2000 AH168|| align=right|15,0|| align=right|2,522|| align=right|0,137|| align=right|6,92|| align=right|4,005||MBA||12. ledna 2000||Kleť||Klet
|-
|(75760)||2000 AP168|| align=right|15,6|| align=right|2,742|| align=right|0,045|| align=right|7,16|| align=right|4,539||MBA||12. ledna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(75761)||2000 AC171|| align=right|15,0|| align=right|2,388|| align=right|0,131|| align=right|6,58|| align=right|3,691||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75762)||2000 AS173|| align=right|15,2|| align=right|2,582|| align=right|0,212|| align=right|11,73|| align=right|4,147||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75763)||2000 AV178|| align=right|14,3|| align=right|2,654|| align=right|0,146|| align=right|13,37|| align=right|4,323||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75764)||2000 AX179|| align=right|14,7|| align=right|2,602|| align=right|0,116|| align=right|11,88|| align=right|4,196||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75765)||2000 AT184|| align=right|14,8|| align=right|2,370|| align=right|0,188|| align=right|9,26|| align=right|3,648||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75766)||2000 AG185|| align=right|15,6|| align=right|2,535|| align=right|0,111|| align=right|13,64|| align=right|4,036||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75767)||2000 AM185|| align=right|13,1|| align=right|3,107|| align=right|0,138|| align=right|8,04|| align=right|5,475||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75768)||2000 AE186|| align=right|14,5|| align=right|2,607|| align=right|0,090|| align=right|13,13|| align=right|4,207||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75769)||2000 AM187|| align=right|14,4|| align=right|2,666|| align=right|0,102|| align=right|16,19|| align=right|4,353||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75770)||2000 AX190|| align=right|13,9|| align=right|2,610|| align=right|0,170|| align=right|14,00|| align=right|4,215||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75771)||2000 AD193|| align=right|15,2|| align=right|2,653|| align=right|0,090|| align=right|14,56|| align=right|4,321||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75772)||2000 AP195|| align=right|14,9|| align=right|2,573|| align=right|0,163|| align=right|12,22|| align=right|4,126||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75773)||2000 AC196|| align=right|14,0|| align=right|2,584|| align=right|0,077|| align=right|14,26|| align=right|4,153||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75774)||2000 AF196|| align=right|14,9|| align=right|2,553|| align=right|0,177|| align=right|9,67|| align=right|4,078||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75775)||2000 AG197|| align=right|13,5|| align=right|2,610|| align=right|0,159|| align=right|11,75|| align=right|4,215||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75776)||2000 AC198|| align=right|16,1|| align=right|2,542|| align=right|0,156|| align=right|9,45|| align=right|4,053||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75777)||2000 AF198|| align=right|13,8|| align=right|2,811|| align=right|0,070|| align=right|17,96|| align=right|4,711||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75778)||2000 AY198|| align=right|14,0|| align=right|2,967|| align=right|0,133|| align=right|14,09|| align=right|5,110||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75779)||2000 AC201|| align=right|14,3|| align=right|2,597|| align=right|0,296|| align=right|26,69|| align=right|4,184||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75780)||2000 AU202|| align=right|15,0|| align=right|2,644|| align=right|0,127|| align=right|13,17|| align=right|4,298||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75781)||2000 AA203|| align=right|13,1|| align=right|3,104|| align=right|0,031|| align=right|20,87|| align=right|5,468||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75782)||2000 AG203|| align=right|15,1|| align=right|2,664|| align=right|0,210|| align=right|13,43|| align=right|4,348||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75783)||2000 AZ204|| align=right|15,6|| align=right|2,694|| align=right|0,084|| align=right|1,52|| align=right|4,422||MBA||10. ledna 2000||San Marcello||A. Boattini; V. Cecchini
|-
|(75784)||2000 AR205|| align=right|15,1|| align=right|2,709|| align=right|0,019|| align=right|4,40|| align=right|4,458||MBA||15. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75785)||2000 AS205|| align=right|15,7|| align=right|2,555|| align=right|0,062|| align=right|6,65|| align=right|4,084||MBA||15. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75786)||2000 AQ207|| align=right|16,0|| align=right|2,687|| align=right|0,242|| align=right|5,79|| align=right|4,405||MBA||3. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75787)||2000 AG210|| align=right|14,7|| align=right|2,557|| align=right|0,072|| align=right|15,48|| align=right|4,087||MBA||5. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75788)||2000 AM214|| align=right|15,6|| align=right|2,538|| align=right|0,205|| align=right|2,73|| align=right|4,043||MBA||6. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75789)||2000 AO215|| align=right|16,7|| align=right|2,647|| align=right|0,137|| align=right|5,51|| align=right|4,305||MBA||7. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75790)||2000 AJ218|| align=right|15,4|| align=right|2,712|| align=right|0,031|| align=right|2,52|| align=right|4,466||MBA||8. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75791)||2000 AH219|| align=right|15,5|| align=right|2,694|| align=right|0,088|| align=right|4,24|| align=right|4,421||MBA||8. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75792)||2000 AV224|| align=right|15,9|| align=right|2,406|| align=right|0,170|| align=right|1,28|| align=right|3,732||MBA||11. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75793)||2000 AZ225|| align=right|15,5|| align=right|2,701|| align=right|0,213|| align=right|2,57|| align=right|4,438||MBA||12. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75794)||2000 AO227|| align=right|15,1|| align=right|2,787|| align=right|0,012|| align=right|3,55|| align=right|4,652||MBA||10. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75795)||2000 AZ229|| align=right|16,0|| align=right|2,566|| align=right|0,155|| align=right|3,11|| align=right|4,109||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75796)||2000 AK230|| align=right|15,1|| align=right|2,736|| align=right|0,157|| align=right|10,43|| align=right|4,525||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75797)||2000 AN232|| align=right|15,2|| align=right|2,802|| align=right|0,052|| align=right|5,10|| align=right|4,691||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75798)||2000 AS232|| align=right|15,5|| align=right|2,377|| align=right|0,092|| align=right|7,14|| align=right|3,665||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75799)||2000 AB233|| align=right|14,9|| align=right|2,593|| align=right|0,138|| align=right|4,52|| align=right|4,174||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75800)||2000 AD233|| align=right|15,1|| align=right|2,411|| align=right|0,117|| align=right|3,46|| align=right|3,743||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75801)||2000 AO233|| align=right|15,0|| align=right|2,610|| align=right|0,184|| align=right|12,01|| align=right|4,216||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75802)||2000 AQ234|| align=right|14,8|| align=right|2,610|| align=right|0,052|| align=right|15,31|| align=right|4,215||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75803)||2000 AX234|| align=right|14,7|| align=right|2,719|| align=right|0,109|| align=right|13,86|| align=right|4,482||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75804)||2000 AH236|| align=right|15,0|| align=right|2,652|| align=right|0,135|| align=right|13,24|| align=right|4,319||MBA||5. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75805)||2000 AN236|| align=right|13,8|| align=right|2,982|| align=right|0,087|| align=right|10,13|| align=right|5,148||MBA||5. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75806)||2000 AW237|| align=right|14,6|| align=right|2,610|| align=right|0,159|| align=right|4,05|| align=right|4,215||MBA||6. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75807)||2000 AD239|| align=right|15,0|| align=right|2,767|| align=right|0,066|| align=right|5,56|| align=right|4,602||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75808)||2000 AZ242|| align=right|14,0|| align=right|2,594|| align=right|0,029|| align=right|7,47|| align=right|4,177||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75809)||2000 AC243|| align=right|15,0|| align=right|2,741|| align=right|0,223|| align=right|7,77|| align=right|4,538||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75810)||2000 AX244|| align=right|14,9|| align=right|2,476|| align=right|0,107|| align=right|3,85|| align=right|3,895||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75811)||2000 AZ244|| align=right|14,5|| align=right|2,660|| align=right|0,220|| align=right|12,41|| align=right|4,338||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75812)||2000 BF|| align=right|14,3|| align=right|2,532|| align=right|0,126|| align=right|12,77|| align=right|4,028||MBA||16. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75813)||2000 BK3|| align=right|13,9|| align=right|2,671|| align=right|0,013|| align=right|12,80|| align=right|4,364||MBA||27. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75814)||2000 BX3|| align=right|13,8|| align=right|2,671|| align=right|0,126|| align=right|12,81|| align=right|4,365||MBA||27. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75815)||2000 BA6|| align=right|14,3|| align=right|2,689|| align=right|0,226|| align=right|16,64|| align=right|4,408||MBA||28. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75816)||2000 BD6|| align=right|14,8|| align=right|2,681|| align=right|0,146|| align=right|12,41|| align=right|4,390||MBA||28. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75817)||2000 BM7|| align=right|15,7|| align=right|2,386|| align=right|0,060|| align=right|6,74|| align=right|3,685||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75818)||2000 BV8|| align=right|14,8|| align=right|2,968|| align=right|0,065|| align=right|9,37|| align=right|5,112||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75819)||2000 BW8|| align=right|14,7|| align=right|2,659|| align=right|0,093|| align=right|15,64|| align=right|4,336||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75820)||2000 BQ11|| align=right|16,4|| align=right|2,974|| align=right|0,123|| align=right|0,38|| align=right|5,128||MBA||26. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75821)||2000 BU12|| align=right|15,6|| align=right|2,733|| align=right|0,093|| align=right|8,26|| align=right|4,518||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75822)||2000 BH15|| align=right|14,9|| align=right|2,681|| align=right|0,082|| align=right|12,64|| align=right|4,389||MBA||31. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75823)||2000 BJ15|| align=right|14,4|| align=right|3,098|| align=right|0,098|| align=right|14,90|| align=right|5,452||MBA||28. ledna 2000||Piszkesteto||K. Sarneczky; L. Kiss
|-
|(75824)||2000 BS15|| align=right|15,6|| align=right|2,445|| align=right|0,068|| align=right|6,83|| align=right|3,823||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75825)||2000 BX16|| align=right|15,1|| align=right|2,333|| align=right|0,019|| align=right|5,58|| align=right|3,562||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75826)||2000 BH17|| align=right|15,3|| align=right|2,819|| align=right|0,040|| align=right|6,84|| align=right|4,732||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75827)||2000 BX17|| align=right|15,3|| align=right|2,716|| align=right|0,135|| align=right|10,67|| align=right|4,477||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75828)||2000 BF21|| align=right|14,7|| align=right|2,556|| align=right|0,137|| align=right|14,13|| align=right|4,087||MBA||29. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75829)||2000 BH23|| align=right|15,8|| align=right|2,536|| align=right|0,251|| align=right|2,64|| align=right|4,038||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(75830)||2000 BL24|| align=right|14,6|| align=right|2,578|| align=right|0,080|| align=right|8,74|| align=right|4,139||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75831)||2000 BP25|| align=right|16,1|| align=right|2,792|| align=right|0,024|| align=right|7,20|| align=right|4,664||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75832)||2000 BU25|| align=right|15,7|| align=right|2,763|| align=right|0,038|| align=right|4,31|| align=right|4,591||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75833)||2000 BB26|| align=right|14,7|| align=right|2,789|| align=right|0,069|| align=right|7,21|| align=right|4,656||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75834)||2000 BF26|| align=right|16,3|| align=right|2,732|| align=right|0,075|| align=right|9,63|| align=right|4,515||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75835)||2000 BO26|| align=right|15,7|| align=right|2,836|| align=right|0,104|| align=right|6,13|| align=right|4,775||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75836)||2000 BY28|| align=right|15,3|| align=right|2,521|| align=right|0,117|| align=right|3,45|| align=right|4,003||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(75837)||2000 BC29|| align=right|15,3|| align=right|2,410|| align=right|0,162|| align=right|6,24|| align=right|3,741||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(75838)||2000 BX29|| align=right|15,8|| align=right|2,705|| align=right|0,141|| align=right|1,73|| align=right|4,448||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75839)||2000 BA30|| align=right|15,3|| align=right|2,587|| align=right|0,238|| align=right|5,53|| align=right|4,160||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75840)||2000 BG30|| align=right|15,2|| align=right|2,409|| align=right|0,150|| align=right|3,12|| align=right|3,739||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75841)||2000 BA32|| align=right|16,1|| align=right|2,586|| align=right|0,195|| align=right|3,45|| align=right|4,157||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(75842)||2000 BE32|| align=right|15,9|| align=right|2,777|| align=right|0,143|| align=right|1,87|| align=right|4,626||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(75843)||2000 BL32|| align=right|14,9|| align=right|2,676|| align=right|0,056|| align=right|4,89|| align=right|4,376||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75844)||2000 BN33|| align=right|15,3|| align=right|2,805|| align=right|0,091|| align=right|4,64|| align=right|4,696||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(75845)||2000 BD34|| align=right|16,3|| align=right|2,568|| align=right|0,190|| align=right|3,21|| align=right|4,115||MBA||30. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75846)||2000 BN34|| align=right|15,5|| align=right|2,813|| align=right|0,076|| align=right|5,14|| align=right|4,717||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(75847)||2000 BD35|| align=right|15,2|| align=right|2,648|| align=right|0,116|| align=right|10,30|| align=right|4,309||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75848)||2000 BH35|| align=right|15,0|| align=right|2,596|| align=right|0,039|| align=right|4,87|| align=right|4,181||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75849)||2000 BM46|| align=right|15,7|| align=right|3,148|| align=right|0,061|| align=right|0,91|| align=right|5,584||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75850)||2000 CC|| align=right|16,4|| align=right|2,553|| align=right|0,084|| align=right|3,53|| align=right|4,078||MBA||2. února 2000||Tebbutt||F. B. Zoltowski
|-
|(75851)||2000 CF|| align=right|14,8|| align=right|2,998|| align=right|0,050|| align=right|11,88|| align=right|5,191||MBA||1. února 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(75852)||2000 CY|| align=right|14,2|| align=right|2,592|| align=right|0,106|| align=right|14,69|| align=right|4,172||MBA||1. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(75853)||2000 CC3|| align=right|14,7|| align=right|2,586|| align=right|0,200|| align=right|11,58|| align=right|4,158||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75854)||2000 CZ4|| align=right|15,2|| align=right|2,479|| align=right|0,119|| align=right|7,31|| align=right|3,903||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75855)||2000 CT5|| align=right|15,7|| align=right|2,703|| align=right|0,044|| align=right|15,47|| align=right|4,443||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75856)||2000 CP8|| align=right|15,8|| align=right|2,529|| align=right|0,074|| align=right|3,38|| align=right|4,021||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75857)||2000 CQ8|| align=right|15,4|| align=right|2,729|| align=right|0,058|| align=right|9,17|| align=right|4,508||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75858)||2000 CJ9|| align=right|14,7|| align=right|2,970|| align=right|0,057|| align=right|9,38|| align=right|5,117||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75859)||2000 CP10|| align=right|14,4|| align=right|2,780|| align=right|0,017|| align=right|4,97|| align=right|4,634||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75860)||2000 CH12|| align=right|15,4|| align=right|2,945|| align=right|0,101|| align=right|3,65|| align=right|5,053||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75861)||2000 CG13|| align=right|15,7|| align=right|2,567|| align=right|0,179|| align=right|2,13|| align=right|4,112||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75862)||2000 CJ17|| align=right|14,9|| align=right|2,732|| align=right|0,094|| align=right|12,44|| align=right|4,515||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75863)||2000 CD18|| align=right|15,3|| align=right|2,711|| align=right|0,148|| align=right|5,18|| align=right|4,462||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75864)||2000 CB19|| align=right|15,9|| align=right|2,596|| align=right|0,176|| align=right|0,92|| align=right|4,182||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75865)||2000 CC19|| align=right|15,3|| align=right|3,009|| align=right|0,022|| align=right|1,08|| align=right|5,219||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75866)||2000 CA20|| align=right|15,6|| align=right|2,717|| align=right|0,072|| align=right|5,06|| align=right|4,478||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75867)||2000 CF20|| align=right|15,8|| align=right|2,698|| align=right|0,246|| align=right|9,34|| align=right|4,432||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75868)||2000 CF21|| align=right|16,4|| align=right|2,689|| align=right|0,316|| align=right|3,26|| align=right|4,408||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75869)||2000 CR21|| align=right|16,1|| align=right|2,599|| align=right|0,205|| align=right|3,71|| align=right|4,190||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75870)||2000 CV21|| align=right|14,4|| align=right|2,765|| align=right|0,121|| align=right|4,24|| align=right|4,597||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75871)||2000 CY23|| align=right|14,8|| align=right|2,973|| align=right|0,082|| align=right|9,89|| align=right|5,126||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75872)||2000 CK24|| align=right|14,2|| align=right|2,702|| align=right|0,177|| align=right|11,82|| align=right|4,441||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75873)||2000 CQ24|| align=right|15,3|| align=right|2,683|| align=right|0,229|| align=right|4,22|| align=right|4,393||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75874)||2000 CE26|| align=right|15,3|| align=right|2,563|| align=right|0,153|| align=right|3,00|| align=right|4,102||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75875)||2000 CQ26|| align=right|15,4|| align=right|2,662|| align=right|0,241|| align=right|3,13|| align=right|4,343||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75876)||2000 CU27|| align=right|16,2|| align=right|2,555|| align=right|0,123|| align=right|1,62|| align=right|4,083||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75877)||2000 CJ28|| align=right|15,4|| align=right|2,556|| align=right|0,154|| align=right|1,79|| align=right|4,086||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75878)||2000 CM28|| align=right|15,0|| align=right|2,590|| align=right|0,137|| align=right|7,91|| align=right|4,167||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75879)||2000 CL29|| align=right|14,9|| align=right|2,586|| align=right|0,140|| align=right|7,92|| align=right|4,157||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75880)||2000 CP29|| align=right|15,0|| align=right|2,685|| align=right|0,168|| align=right|5,38|| align=right|4,398||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75881)||2000 CC31|| align=right|14,3|| align=right|2,939|| align=right|0,090|| align=right|17,36|| align=right|5,037||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75882)||2000 CC32|| align=right|14,3|| align=right|2,667|| align=right|0,216|| align=right|11,63|| align=right|4,355||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75883)||2000 CR32|| align=right|15,4|| align=right|2,460|| align=right|0,105|| align=right|10,05|| align=right|3,859||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75884)||2000 CS32|| align=right|15,6|| align=right|2,608|| align=right|0,116|| align=right|3,01|| align=right|4,211||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75885)||2000 CE33|| align=right|16,2|| align=right|2,367|| align=right|0,175|| align=right|2,47|| align=right|3,641||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75886)||2000 CZ33|| align=right|15,1|| align=right|2,698|| align=right|0,154|| align=right|5,72|| align=right|4,431||MBA||4. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75887)||2000 CS34|| align=right|15,3|| align=right|2,540|| align=right|0,232|| align=right|3,43|| align=right|4,047||MBA||4. února 2000||San Marcello||M. Tombelli; L. Tesi
|-
|(75888)||2000 CU35|| align=right|14,8|| align=right|2,598|| align=right|0,169|| align=right|8,41|| align=right|4,187||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75889)||2000 CV35|| align=right|16,2|| align=right|2,800|| align=right|0,092|| align=right|4,50|| align=right|4,684||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75890)||2000 CM36|| align=right|15,9|| align=right|2,578|| align=right|0,146|| align=right|8,69|| align=right|4,138||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75891)||2000 CY37|| align=right|14,7|| align=right|2,874|| align=right|0,059|| align=right|12,72|| align=right|4,871||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75892)||2000 CD38|| align=right|14,7|| align=right|2,423|| align=right|0,156|| align=right|3,64|| align=right|3,771||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75893)||2000 CO38|| align=right|15,1|| align=right|2,879|| align=right|0,077|| align=right|3,06|| align=right|4,885||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75894)||2000 CZ38|| align=right|16,0|| align=right|2,574|| align=right|0,254|| align=right|5,55|| align=right|4,130||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75895)||2000 CD44|| align=right|15,0|| align=right|2,668|| align=right|0,050|| align=right|5,98|| align=right|4,356||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75896)||2000 CV44|| align=right|15,9|| align=right|2,538|| align=right|0,173|| align=right|3,51|| align=right|4,042||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75897)||2000 CL45|| align=right|14,1|| align=right|2,727|| align=right|0,023|| align=right|12,21|| align=right|4,502||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75898)||2000 CM45|| align=right|15,0|| align=right|2,677|| align=right|0,126|| align=right|11,86|| align=right|4,379||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75899)||2000 CZ45|| align=right|15,1|| align=right|2,563|| align=right|0,297|| align=right|4,02|| align=right|4,101||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75900)||2000 CC48|| align=right|14,8|| align=right|2,581|| align=right|0,038|| align=right|10,34|| align=right|4,146||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75901)||2000 CB49|| align=right|15,6|| align=right|2,601|| align=right|0,177|| align=right|4,76|| align=right|4,193||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75902)||2000 CN49|| align=right|14,3|| align=right|2,729|| align=right|0,113|| align=right|3,90|| align=right|4,507||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75903)||2000 CQ49|| align=right|15,6|| align=right|2,644|| align=right|0,078|| align=right|12,07|| align=right|4,298||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75904)||2000 CA50|| align=right|14,6|| align=right|2,750|| align=right|0,085|| align=right|5,04|| align=right|4,559||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75905)||2000 CK50|| align=right|14,8|| align=right|2,776|| align=right|0,075|| align=right|7,38|| align=right|4,624||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75906)||2000 CY50|| align=right|15,7|| align=right|2,640|| align=right|0,141|| align=right|14,04|| align=right|4,290||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75907)||2000 CJ51|| align=right|14,3|| align=right|2,603|| align=right|0,178|| align=right|13,75|| align=right|4,199||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75908)||2000 CC53|| align=right|15,5|| align=right|2,573|| align=right|0,137|| align=right|12,99|| align=right|4,127||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75909)||2000 CG53|| align=right|15,1|| align=right|2,542|| align=right|0,129|| align=right|11,74|| align=right|4,053||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75910)||2000 CO53|| align=right|13,3|| align=right|3,067|| align=right|0,097|| align=right|17,01|| align=right|5,369||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75911)||2000 CJ54|| align=right|16,3|| align=right|2,538|| align=right|0,183|| align=right|2,29|| align=right|4,043||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75912)||2000 CQ56|| align=right|15,9|| align=right|2,772|| align=right|0,118|| align=right|9,59|| align=right|4,615||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75913)||2000 CU57|| align=right|15,4|| align=right|2,640|| align=right|0,206|| align=right|11,98|| align=right|4,288||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75914)||2000 CS58|| align=right|14,8|| align=right|2,598|| align=right|0,139|| align=right|32,19|| align=right|4,187||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75915)||2000 CO60|| align=right|15,0|| align=right|2,917|| align=right|0,085|| align=right|1,80|| align=right|4,982||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75916)||2000 CY60|| align=right|14,6|| align=right|2,585|| align=right|0,091|| align=right|15,26|| align=right|4,156||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75917)||2000 CZ60|| align=right|15,9|| align=right|2,535|| align=right|0,158|| align=right|5,18|| align=right|4,036||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75918)||2000 CC61|| align=right|13,4|| align=right|2,946|| align=right|0,270|| align=right|14,68|| align=right|5,055||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75919)||2000 CK61|| align=right|14,1|| align=right|2,618|| align=right|0,168|| align=right|9,75|| align=right|4,236||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75920)||2000 CR62|| align=right|14,4|| align=right|2,658|| align=right|0,110|| align=right|14,14|| align=right|4,333||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75921)||2000 CL63|| align=right|15,1|| align=right|2,730|| align=right|0,108|| align=right|6,44|| align=right|4,509||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75922)||2000 CQ64|| align=right|15,7|| align=right|2,795|| align=right|0,095|| align=right|8,05|| align=right|4,671||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75923)||2000 CL65|| align=right|14,8|| align=right|2,616|| align=right|0,165|| align=right|3,29|| align=right|4,231||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75924)||2000 CF66|| align=right|14,7|| align=right|2,691|| align=right|0,189|| align=right|12,52|| align=right|4,413||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75925)||2000 CJ66|| align=right|14,3|| align=right|3,058|| align=right|0,036|| align=right|11,46|| align=right|5,348||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75926)||2000 CR66|| align=right|16,7|| align=right|2,586|| align=right|0,132|| align=right|3,14|| align=right|4,157||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75927)||2000 CE67|| align=right|15,0|| align=right|2,850|| align=right|0,144|| align=right|15,38|| align=right|4,810||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75928)||2000 CY69|| align=right|15,1|| align=right|2,625|| align=right|0,148|| align=right|3,64|| align=right|4,253||MBA||1. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75929)||2000 CH70|| align=right|14,8|| align=right|2,528|| align=right|0,137|| align=right|11,67|| align=right|4,018||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75930)||2000 CO70|| align=right|14,4|| align=right|2,744|| align=right|0,150|| align=right|12,70|| align=right|4,545||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75931)||2000 CG71|| align=right|14,1|| align=right|2,641|| align=right|0,043|| align=right|14,64|| align=right|4,292||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75932)||2000 CN71|| align=right|14,6|| align=right|2,880|| align=right|0,155|| align=right|4,21|| align=right|4,886||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75933)||2000 CB75|| align=right|14,2|| align=right|2,556|| align=right|0,368|| align=right|33,43|| align=right|4,085||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75934)||2000 CR75|| align=right|14,8|| align=right|2,592|| align=right|0,045|| align=right|13,32|| align=right|4,172||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75935)||2000 CW75|| align=right|14,7|| align=right|2,557|| align=right|0,116|| align=right|6,53|| align=right|4,089||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75936)||2000 CZ75|| align=right|14,1|| align=right|2,848|| align=right|0,176|| align=right|11,70|| align=right|4,806||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75937)||2000 CK78|| align=right|15,3|| align=right|2,677|| align=right|0,032|| align=right|1,31|| align=right|4,380||MBA||7. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75938)||2000 CO80|| align=right|15,5|| align=right|2,606|| align=right|0,217|| align=right|28,07|| align=right|4,206||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75939)||2000 CF81|| align=right|14,0|| align=right|3,194|| align=right|0,147|| align=right|12,94|| align=right|5,707||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75940)||2000 CL82|| align=right|14,7|| align=right|2,919|| align=right|0,063|| align=right|2,51|| align=right|4,986||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75941)||2000 CX82|| align=right|14,9|| align=right|2,661|| align=right|0,141|| align=right|3,25|| align=right|4,341||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75942)||2000 CO84|| align=right|14,8|| align=right|3,078|| align=right|0,053|| align=right|2,33|| align=right|5,400||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75943)||2000 CM85|| align=right|15,4|| align=right|2,627|| align=right|0,144|| align=right|3,32|| align=right|4,256||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75944)||2000 CT85|| align=right|16,0|| align=right|2,542|| align=right|0,107|| align=right|2,44|| align=right|4,052||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75945)||2000 CY86|| align=right|14,6|| align=right|2,599|| align=right|0,048|| align=right|13,43|| align=right|4,190||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75946)||2000 CZ86|| align=right|14,1|| align=right|2,561|| align=right|0,038|| align=right|14,78|| align=right|4,097||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75947)||2000 CB87|| align=right|14,2|| align=right|2,723|| align=right|0,109|| align=right|7,87|| align=right|4,493||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75948)||2000 CH88|| align=right|14,7|| align=right|2,658|| align=right|0,087|| align=right|7,20|| align=right|4,332||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75949)||2000 CR88|| align=right|13,7|| align=right|3,138|| align=right|0,098|| align=right|17,71|| align=right|5,558||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75950)||2000 CU88|| align=right|15,2|| align=right|2,563|| align=right|0,256|| align=right|5,51|| align=right|4,103||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75951)||2000 CK90|| align=right|14,3|| align=right|2,734|| align=right|0,035|| align=right|4,56|| align=right|4,520||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75952)||2000 CD91|| align=right|15,6|| align=right|2,683|| align=right|0,109|| align=right|3,42|| align=right|4,393||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75953)||2000 CE91|| align=right|14,6|| align=right|2,630|| align=right|0,014|| align=right|1,86|| align=right|4,264||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75954)||2000 CO91|| align=right|15,2|| align=right|2,701|| align=right|0,143|| align=right|12,88|| align=right|4,439||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75955)||2000 CC92|| align=right|14,1|| align=right|2,726|| align=right|0,105|| align=right|5,70|| align=right|4,500||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75956)||2000 CZ92|| align=right|15,5|| align=right|2,591|| align=right|0,124|| align=right|5,53|| align=right|4,170||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75957)||2000 CB94|| align=right|15,1|| align=right|2,643|| align=right|0,179|| align=right|11,14|| align=right|4,297||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75958)||2000 CE94|| align=right|14,8|| align=right|2,750|| align=right|0,174|| align=right|14,21|| align=right|4,559||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75959)||2000 CP94|| align=right|15,2|| align=right|2,558|| align=right|0,136|| align=right|13,34|| align=right|4,090||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75960)||2000 CS96|| align=right|15,7|| align=right|2,569|| align=right|0,125|| align=right|9,50|| align=right|4,116||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75961)||2000 CZ98|| align=right|14,0|| align=right|3,182|| align=right|0,221|| align=right|4,07|| align=right|5,675||MBA||8. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75962)||2000 CH100|| align=right|14,9|| align=right|2,567|| align=right|0,021|| align=right|5,91|| align=right|4,111||MBA||10. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75963)||2000 CN100|| align=right|16,2|| align=right|2,658|| align=right|0,156|| align=right|6,63|| align=right|4,332||MBA||10. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75964)||2000 CQ100|| align=right|15,1|| align=right|2,652|| align=right|0,141|| align=right|14,05|| align=right|4,319||MBA||10. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75965)||2000 CF103|| align=right|15,2|| align=right|2,625|| align=right|0,184|| align=right|2,67|| align=right|4,253||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75966)||2000 CL103|| align=right|14,9|| align=right|2,550|| align=right|0,070|| align=right|4,62|| align=right|4,072||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75967)||2000 CP103|| align=right|14,9|| align=right|2,731|| align=right|0,105|| align=right|10,57|| align=right|4,513||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75968)||2000 CF104|| align=right|14,4|| align=right|3,159|| align=right|0,137|| align=right|2,58|| align=right|5,613||MBA||10. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75969)||2000 CE112|| align=right|15,1|| align=right|3,075|| align=right|0,097|| align=right|9,16|| align=right|5,393||MBA||7. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(75970)||2000 CH112|| align=right|15,0|| align=right|2,574|| align=right|0,133|| align=right|8,94|| align=right|4,129||MBA||7. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(75971)||2000 CK112|| align=right|15,3|| align=right|2,718|| align=right|0,103|| align=right|8,51|| align=right|4,480||MBA||7. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(75972)||2000 CM112|| align=right|14,9|| align=right|3,120|| align=right|0,162|| align=right|9,67|| align=right|5,511||MBA||7. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(75973)||2000 CA117|| align=right|14,9|| align=right|2,619|| align=right|0,150|| align=right|10,46|| align=right|4,239||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75974)||2000 CC117|| align=right|15,2|| align=right|2,782|| align=right|0,013|| align=right|1,77|| align=right|4,639||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75975)||2000 CD121|| align=right|15,9|| align=right|2,732|| align=right|0,098|| align=right|9,05|| align=right|4,516||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75976)||2000 CZ121|| align=right|14,6|| align=right|2,685|| align=right|0,035|| align=right|4,41|| align=right|4,399||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75977)||2000 CK122|| align=right|15,6|| align=right|2,805|| align=right|0,071|| align=right|3,10|| align=right|4,697||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75978)||2000 CC124|| align=right|15,2|| align=right|2,721|| align=right|0,174|| align=right|7,02|| align=right|4,488||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75979)||2000 CL125|| align=right|14,6|| align=right|2,950|| align=right|0,062|| align=right|2,77|| align=right|5,065||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75980)||2000 CK128|| align=right|14,9|| align=right|3,143|| align=right|0,173|| align=right|4,02|| align=right|5,572||MBA||2. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75981)||2000 CH136|| align=right|16,3|| align=right|3,077|| align=right|0,092|| align=right|0,68|| align=right|5,397||MBA||3. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75982)||2000 DU|| align=right|14,6|| align=right|3,078|| align=right|0,112|| align=right|11,49|| align=right|5,400||MBA||24. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75983)||2000 DY|| align=right|14,1|| align=right|2,686|| align=right|0,071|| align=right|11,56|| align=right|4,402||MBA||24. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75984)||2000 DC2|| align=right|14,5|| align=right|2,928|| align=right|0,086|| align=right|1,29|| align=right|5,010||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75985)||2000 DY2|| align=right|14,1|| align=right|2,990|| align=right|0,035|| align=right|11,63|| align=right|5,170||MBA||24. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75986)||2000 DO3|| align=right|14,8|| align=right|3,099|| align=right|0,140|| align=right|8,15|| align=right|5,456||MBA||28. února 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(75987)||2000 DW4|| align=right|15,3|| align=right|2,601|| align=right|0,285|| align=right|5,93|| align=right|4,195||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75988)||2000 DK6|| align=right|15,0|| align=right|2,651|| align=right|0,088|| align=right|13,72|| align=right|4,315||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(75989)||2000 DF7|| align=right|13,2|| align=right|2,998|| align=right|0,048|| align=right|11,82|| align=right|5,190||MBA||29. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75990)||2000 DA9|| align=right|14,9|| align=right|2,699|| align=right|0,053|| align=right|5,50|| align=right|4,433||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75991)||2000 DE9|| align=right|15,6|| align=right|3,035|| align=right|0,135|| align=right|0,47|| align=right|5,287||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75992)||2000 DH9|| align=right|15,4|| align=right|2,686|| align=right|0,191|| align=right|12,00|| align=right|4,401||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75993)||2000 DR9|| align=right|15,6|| align=right|2,624|| align=right|0,102|| align=right|0,81|| align=right|4,249||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75994)||2000 DA12|| align=right|14,7|| align=right|3,193|| align=right|0,156|| align=right|5,21|| align=right|5,705||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75995)||2000 DD14|| align=right|15,8|| align=right|2,540|| align=right|0,281|| align=right|2,93|| align=right|4,048||MBA||28. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(75996)||2000 DS14|| align=right|15,2|| align=right|2,806|| align=right|0,121|| align=right|3,50|| align=right|4,699||MBA||26. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(75997)||2000 DU14|| align=right|15,1|| align=right|2,540|| align=right|0,151|| align=right|7,39|| align=right|4,048||MBA||26. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(75998)||2000 DE15|| align=right|14,5|| align=right|2,780|| align=right|0,037|| align=right|4,03|| align=right|4,633||MBA||26. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(75999)||2000 DH15|| align=right|14,3|| align=right|2,628|| align=right|0,133|| align=right|6,14|| align=right|4,259||MBA||26. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(76000)||2000 DO15|| align=right|15,2|| align=right|2,628|| align=right|0,167|| align=right|6,64|| align=right|4,261||MBA||26. února 2000||Catalina||CSS
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek